|-
|(9001) Slettebak||1981 QE2|| align=right|14,6|| align=right|2,299|| align=right|0,226|| align=right|7,57|| align=right|3,486||MBA||30. srpna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9002)||1981 QV2|| align=right|13,1|| align=right|2,630|| align=right|0,121|| align=right|9,16|| align=right|4,265||MBA||23. srpna 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9003)||1981 UW21|| align=right|12,7|| align=right|2,781|| align=right|0,077|| align=right|5,34|| align=right|4,637||MBA||24. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(9004)||1982 UZ2|| align=right|12,5|| align=right|3,210|| align=right|0,148|| align=right|21,67|| align=right|5,751||MBA||22. října 1982||Kitt Peak||G. Aldering
|-
|(9005) Sidorova||1982 UU5|| align=right|13,5|| align=right|2,595|| align=right|0,125|| align=right|4,16|| align=right|4,181||MBA||20. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(9006) Voytkevych||1982 UA7|| align=right|12,8|| align=right|2,592|| align=right|0,189|| align=right|14,05|| align=right|4,172||MBA||21. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(9007) James Bond||1983 TE1|| align=right|13,9|| align=right|2,474|| align=right|0,153|| align=right|5,86|| align=right|3,890||MBA||5. října 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|(9008) Bohšternberk||1984 BS|| align=right|13,7|| align=right|2,177|| align=right|0,107|| align=right|6,39|| align=right|3,212||MBA||27. ledna 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(9009)||1984 HJ1|| align=right|14,3|| align=right|2,265|| align=right|0,144|| align=right|3,00|| align=right|3,407||MBA||23. dubna 1984||La Silla||W. Ferreri; V. Zappala
|-
|(9010)||1984 HM1|| align=right|13,8|| align=right|2,281|| align=right|0,111|| align=right|2,53|| align=right|3,444||MBA||27. dubna 1984||La Silla||W. Ferreri; V. Zappala
|-
|(9011)||1984 SU|| align=right|14,5|| align=right|2,348|| align=right|0,241|| align=right|2,09|| align=right|3,598||MBA||20. září 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(9012) Benner||1984 UW|| align=right|13,5|| align=right|2,874|| align=right|0,312|| align=right|5,08|| align=right|4,870||MBA||26. října 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9013) Sansaturio||1985 PA1|| align=right|13,5|| align=right|2,687|| align=right|0,276|| align=right|11,30|| align=right|4,404||MBA||14. srpna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9014) Svyatorichter||1985 UG5|| align=right|13,7|| align=right|2,321|| align=right|0,167|| align=right|9,44|| align=right|3,534||MBA||22. října 1985||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(9015)||1985 VK|| align=right|12,8|| align=right|2,798|| align=right|0,124|| align=right|7,12|| align=right|4,679||MBA||14. listopadu 1985||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(9016) Henrymoore||1986 AE|| align=right|13,4|| align=right|2,732|| align=right|0,378|| align=right|28,98|| align=right|4,515||MBA||10. ledna 1986||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(9017) Babadzhanyan||1986 TW9|| align=right|13,6|| align=right|2,576|| align=right|0,231|| align=right|5,81|| align=right|4,133||MBA||2. října 1986||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(9018)||1987 JG|| align=right|14,6|| align=right|2,314|| align=right|0,083|| align=right|5,84|| align=right|3,520||MBA||5. května 1987||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(9019) Eucommia||1987 QF3|| align=right|14,3|| align=right|2,444|| align=right|0,100|| align=right|5,42|| align=right|3,820||MBA||28. srpna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9020) Eucryphia||1987 SG2|| align=right|13,5|| align=right|2,569|| align=right|0,169|| align=right|6,82|| align=right|4,116||MBA||19. září 1987||Smolyan||E. W. Elst
|-
|(9021) Fagus||1988 CT5|| align=right|12,3|| align=right|2,581|| align=right|0,173|| align=right|13,27|| align=right|4,145||MBA||14. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9022) Drake||1988 PC1|| align=right|12,9|| align=right|3,147|| align=right|0,221|| align=right|19,07|| align=right|5,583||MBA||14. srpna 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(9023) Mnesthus||1988 RG1|| align=right|10,4|| align=right|5,258|| align=right|0,064|| align=right|23,89|| align=right|12,06||JUT||10. září 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(9024)||1988 RF9|| align=right|15,0|| align=right|2,251|| align=right|0,168|| align=right|2,53|| align=right|3,376||MBA||5. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9025)||1988 SM2|| align=right|13,7|| align=right|3,238|| align=right|0,145|| align=right|1,98|| align=right|5,826||MBA||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(9026)||1988 ST2|| align=right|13,4|| align=right|3,182|| align=right|0,141|| align=right|2,24|| align=right|5,676||MBA||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(9027)||1988 VP5|| align=right|14,4|| align=right|2,301|| align=right|0,203|| align=right|5,15|| align=right|3,489||MBA||4. listopadu 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(9028) Konrádbeneš||1989 BE1|| align=right|13,4|| align=right|2,451|| align=right|0,158|| align=right|4,06|| align=right|3,837||MBA||26. ledna 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(9029)||1989 GM|| align=right|13,9|| align=right|2,660|| align=right|0,164|| align=right|17,87|| align=right|4,338||MBA||6. dubna 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(9030)||1989 UX5|| align=right|11,5|| align=right|5,154|| align=right|0,029|| align=right|4,26|| align=right|11,70||JUT||30. října 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(9031)||1989 WG4|| align=right|13,9|| align=right|2,195|| align=right|0,091|| align=right|5,86|| align=right|3,252||MBA||29. listopadu 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(9032) Tanakami||1989 WK4|| align=right|14,5|| align=right|2,287|| align=right|0,101|| align=right|5,14|| align=right|3,459||MBA||23. listopadu 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(9033) Kawane||1990 AD|| align=right|11,7|| align=right|3,146|| align=right|0,217|| align=right|16,04|| align=right|5,578||MBA||4. ledna 1990||Susono||M. Akiyama; T. Furuta
|-
|(9034) Oleyuria||1990 QZ17|| align=right|13,1|| align=right|2,643|| align=right|0,085|| align=right|9,38|| align=right|4,297||MBA||26. srpna 1990||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(9035)||1990 SH1|| align=right|13,4|| align=right|2,734|| align=right|0,287|| align=right|9,05|| align=right|4,520||MBA||16. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9036)||1990 SJ16|| align=right|12,6|| align=right|3,096|| align=right|0,221|| align=right|5,17|| align=right|5,448||MBA||17. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9037)||1990 UJ2|| align=right|13,6|| align=right|2,655|| align=right|0,217|| align=right|4,79|| align=right|4,325||MBA||20. října 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(9038) Helensteel||1990 VE1|| align=right|13,0|| align=right|2,622|| align=right|0,168|| align=right|14,36|| align=right|4,246||MBA||12. listopadu 1990||Siding Spring||D. I. Steel
|-
|(9039)||1990 WB4|| align=right|12,3|| align=right|3,012|| align=right|0,079|| align=right|9,60|| align=right|5,226||MBA||16. listopadu 1990||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(9040) Flacourtia||1991 BH1|| align=right|12,9|| align=right|3,074|| align=right|0,124|| align=right|00,58|| align=right|5,389||MBA||18. ledna 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(9041) Takane||1991 CX|| align=right|14,8|| align=right|2,205|| align=right|0,066|| align=right|2,79|| align=right|3,274||MBA||9. února 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|(9042)||1991 EN2|| align=right|12,3|| align=right|2,929|| align=right|0,093|| align=right|1,43|| align=right|5,013||MBA||11. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9043)||1991 EJ4|| align=right|12,2|| align=right|3,068|| align=right|0,125|| align=right|4,12|| align=right|5,372||MBA||12. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9044) Kaoru||1991 KA|| align=right|13,6|| align=right|2,239|| align=right|0,102|| align=right|4,66|| align=right|3,349||MBA||18. května 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|(9045)||1991 PG15|| align=right|14,7|| align=right|2,432|| align=right|0,203|| align=right|1,67|| align=right|3,792||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9046)||1991 PG17|| align=right|13,7|| align=right|2,332|| align=right|0,180|| align=right|12,14|| align=right|3,561||MBA||9. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9047)||1991 QF|| align=right|14,2|| align=right|2,528|| align=right|0,316|| align=right|16,92|| align=right|4,018||MBA||30. srpna 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(9048)||1991 RD24|| align=right|14,3|| align=right|2,419|| align=right|0,108|| align=right|5,62|| align=right|3,761||MBA||12. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9049)||1991 RQ27|| align=right|14,5|| align=right|2,432|| align=right|0,222|| align=right|4,62|| align=right|3,792||MBA||12. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9050)||1991 RF29|| align=right|13,4|| align=right|2,383|| align=right|0,042|| align=right|10,06|| align=right|3,679||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9051)||1991 UG3|| align=right|13,8|| align=right|2,402|| align=right|0,216|| align=right|3,01|| align=right|3,723||MBA||31. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9052) Uhland||1991 UJ4|| align=right|13,9|| align=right|2,464|| align=right|0,186|| align=right|2,22|| align=right|3,868||MBA||30. října 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9053) Hamamelis||1991 VW5|| align=right|13,8|| align=right|2,562|| align=right|0,189|| align=right|9,22|| align=right|4,099||MBA||2. listopadu 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9054) Hippocastanum||1991 YO|| align=right|13,3|| align=right|2,625|| align=right|0,189|| align=right|14,31|| align=right|4,253||MBA||30. prosince 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(9055) Edvardsson||1992 DP8|| align=right|14,1|| align=right|2,801|| align=right|0,280|| align=right|7,81|| align=right|4,687||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(9056) Piskunov||1992 EQ14|| align=right|12,8|| align=right|2,795|| align=right|0,043|| align=right|2,74|| align=right|4,672||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(9057)||1992 HA5|| align=right|12,6|| align=right|3,185|| align=right|0,176|| align=right|2,14|| align=right|5,684||MBA||24. dubna 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9058)||1992 JB|| align=right|17,8|| align=right|1,557|| align=right|0,360|| align=right|16,08|| align=right|1,942||APL||1. května 1992||Palomar||J. Alu; K. J. Lawrence
|-
|(9059) Dumas||1992 PJ|| align=right|14,9|| align=right|2,167|| align=right|0,080|| align=right|2,90|| align=right|3,189||MBA||8. srpna 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(9060) Toyokawa||1992 RM|| align=right|14,3|| align=right|2,201|| align=right|0,195|| align=right|2,54|| align=right|3,265||MBA||4. září 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(9061)||1992 WC3|| align=right|13,7|| align=right|2,272|| align=right|0,187|| align=right|5,73|| align=right|3,424||MBA||18. listopadu 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(9062) Ohnishi||1992 WO5|| align=right|14,0|| align=right|2,333|| align=right|0,035|| align=right|4,13|| align=right|3,562||MBA||27. listopadu 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(9063) Washi||1992 YS|| align=right|14,2|| align=right|2,308|| align=right|0,162|| align=right|4,81|| align=right|3,506||MBA||17. prosince 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(9064) Johndavies||1993 BH8|| align=right|13,9|| align=right|2,435|| align=right|0,127|| align=right|8,14|| align=right|3,799||MBA||21. ledna 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(9065)||1993 FN1|| align=right|13,0|| align=right|2,604|| align=right|0,192|| align=right|8,86|| align=right|4,202||MBA||25. března 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9066)||1993 FR34|| align=right|13,0|| align=right|2,847|| align=right|0,126|| align=right|3,97|| align=right|4,804||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9067) Katsuno||1993 HR|| align=right|12,6|| align=right|2,801|| align=right|0,153|| align=right|7,67|| align=right|4,687||MBA||16. dubna 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9068)||1993 OD|| align=right|13,9|| align=right|1,821|| align=right|0,151|| align=right|20,30|| align=right|2,457||MBA||16. července 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(9069) Hovland||1993 OV|| align=right|14,4|| align=right|1,914|| align=right|0,119|| align=right|19,58|| align=right|2,647||MBA BIN||16. července 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(9070) Ensab||1993 OZ2|| align=right|14,7|| align=right|2,995|| align=right|0,434|| align=right|21,75|| align=right|5,182||MBA||23. července 1993||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(9071) Coudenberghe||1993 OB13|| align=right|13,7|| align=right|2,943|| align=right|0,098|| align=right|2,17|| align=right|5,047||MBA||19. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9072)||1993 RX3|| align=right|11,4|| align=right|3,213|| align=right|0,068|| align=right|15,19|| align=right|5,757||MBA||12. září 1993||Palomar||PCAS
|-
|(9073) Yoshinori||1994 ER|| align=right|14,5|| align=right|2,271|| align=right|0,125|| align=right|6,49|| align=right|3,421||MBA||4. března 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9074) Yosukeyoshida||1994 FZ|| align=right|13,8|| align=right|2,371|| align=right|0,191|| align=right|5,70|| align=right|3,650||MBA||31. března 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9075)||1994 GD9|| align=right|14,3|| align=right|2,448|| align=right|0,317|| align=right|22,58|| align=right|3,828||MBA||14. dubna 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(9076) Shinsaku||1994 JT|| align=right|15,5|| align=right|2,281|| align=right|0,052|| align=right|7,33|| align=right|3,444||MBA||8. května 1994||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(9077) Ildo||1994 NC|| align=right|13,1|| align=right|2,691|| align=right|0,177|| align=right|11,97|| align=right|4,414||MBA||3. července 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(9078)||1994 PB2|| align=right|12,9|| align=right|2,856|| align=right|0,075|| align=right|1,39|| align=right|4,826||MBA||9. srpna 1994||Palomar||PCAS
|-
|(9079) Gesner||1994 PC34|| align=right|13,2|| align=right|2,995|| align=right|0,071|| align=right|10,45|| align=right|5,181||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9080) Takayanagi||1994 TP|| align=right|12,9|| align=right|3,140|| align=right|0,121|| align=right|7,27|| align=right|5,563||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9081) Hideakianno||1994 VY|| align=right|14,3|| align=right|2,970|| align=right|0,027|| align=right|8,84|| align=right|5,119||MBA||3. listopadu 1994||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(9082) Leonardmartin||1994 VR6|| align=right|13,9|| align=right|2,737|| align=right|0,426|| align=right|30,36|| align=right|4,528||MBA||4. listopadu 1994||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(9083) Ramboehm||1994 WC4|| align=right|11,9|| align=right|2,573|| align=right|0,160|| align=right|14,16|| align=right|4,126||MBA||28. listopadu 1994||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(9084) Achristou||1995 CS1|| align=right|15,7|| align=right|1,860|| align=right|0,078|| align=right|23,10|| align=right|2,537||MBA||3. února 1995||Siding Spring||D. J. Asher
|-
|(9085)||1995 QH2|| align=right|14,7|| align=right|2,276|| align=right|0,137|| align=right|6,90|| align=right|3,432||MBA||24. srpna 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(9086)||1995 SA3|| align=right|14,2|| align=right|2,259|| align=right|0,227|| align=right|6,53|| align=right|3,395||MBA||20. září 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9087) Neff||1995 SN3|| align=right|14,6|| align=right|2,284|| align=right|0,171|| align=right|4,72|| align=right|3,451||MBA||29. září 1995||Kleť||Klet
|-
|(9088) Maki||1995 SX3|| align=right|14,8|| align=right|2,198|| align=right|0,204|| align=right|4,63|| align=right|3,258||MBA||20. září 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9089)||1995 UC7|| align=right|13,2|| align=right|2,413|| align=right|0,122|| align=right|7,45|| align=right|3,747||MBA||26. října 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(9090) Chirotenmondai||1995 UW8|| align=right|12,5|| align=right|2,747|| align=right|0,096|| align=right|13,77|| align=right|4,553||MBA||28. října 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9091) Ishidatakaki||1995 VK|| align=right|14,3|| align=right|2,443|| align=right|0,207|| align=right|2,41|| align=right|3,817||MBA||2. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9092) Nanyang||1995 VU18|| align=right|11,9|| align=right|3,023|| align=right|0,052|| align=right|10,84|| align=right|5,255||MBA||4. listopadu 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(9093) Sorada||1995 WA|| align=right|13,3|| align=right|2,636|| align=right|0,112|| align=right|14,44|| align=right|4,279||MBA||16. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9094) Butsuen||1995 WH|| align=right|13,7|| align=right|2,867|| align=right|0,053|| align=right|3,46|| align=right|4,853||MBA||16. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9095)||1995 WT2|| align=right|14,0|| align=right|2,251|| align=right|0,182|| align=right|2,73|| align=right|3,378||MBA||16. listopadu 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9096) Tamotsu||1995 XE1|| align=right|12,3|| align=right|3,169|| align=right|0,019|| align=right|6,86|| align=right|5,642||MBA||15. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9097) Davidschlag||1996 AU1|| align=right|13,4|| align=right|3,158|| align=right|0,107|| align=right|2,10|| align=right|5,612||MBA||14. ledna 1996||Linz||Linz
|-
|(9098) Toshihiko||1996 BQ3|| align=right|12,8|| align=right|2,911|| align=right|0,154|| align=right|3,35|| align=right|4,965||MBA||27. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9099) Kenjitanabe||1996 VN3|| align=right|13,4|| align=right|3,187|| align=right|0,226|| align=right|2,13|| align=right|5,690||MBA||6. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9100) Tomohisa||1996 XU1|| align=right|13,4|| align=right|2,415|| align=right|0,160|| align=right|7,95|| align=right|3,752||MBA||2. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9101)||1996 XG2|| align=right|15,4|| align=right|2,265|| align=right|0,049|| align=right|1,87|| align=right|3,409||MBA||3. prosince 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(9102) Foglar||1996 XS18|| align=right|14,1|| align=right|3,076|| align=right|0,092|| align=right|2,78|| align=right|5,393||MBA||12. prosince 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(9103) Komatsubara||1996 XW30|| align=right|14,5|| align=right|2,167|| align=right|0,119|| align=right|3,81|| align=right|3,189||MBA||14. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9104) Matsuo||1996 YB|| align=right|13,9|| align=right|2,786|| align=right|0,162|| align=right|8,53|| align=right|4,650||MBA||20. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9105) Matsumura||1997 AU|| align=right|13,7|| align=right|2,881|| align=right|0,091|| align=right|2,18|| align=right|4,889||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9106) Yatagarasu||1997 AY1|| align=right|13,4|| align=right|2,485|| align=right|0,034|| align=right|5,52|| align=right|3,916||MBA||3. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9107)||1997 AE4|| align=right|13,2|| align=right|2,869|| align=right|0,202|| align=right|6,81|| align=right|4,859||MBA||6. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9108)||1997 AZ6|| align=right|14,3|| align=right|2,537|| align=right|0,134|| align=right|3,47|| align=right|4,041||MBA||9. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9109)||1997 AH7|| align=right|14,1|| align=right|2,329|| align=right|0,095|| align=right|7,17|| align=right|3,554||MBA||9. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9110) Choukai||1997 AM19|| align=right|13,9|| align=right|2,306|| align=right|0,033|| align=right|3,19|| align=right|3,501||MBA||13. ledna 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(9111) Matarazzo||1997 BD2|| align=right|13,4|| align=right|2,292|| align=right|0,142|| align=right|10,06|| align=right|3,469||MBA||28. ledna 1997||Sormano||P. Sicoli; F. Manca
|-
|(9112)||1997 BU3|| align=right|13,1|| align=right|3,120|| align=right|0,133|| align=right|2,81|| align=right|5,510||MBA||31. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9113)||1997 CN5|| align=right|13,5|| align=right|2,814|| align=right|0,059|| align=right|5,31|| align=right|4,719||MBA||3. února 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(9114)||1997 CU19|| align=right|14,2|| align=right|2,336|| align=right|0,112|| align=right|4,21|| align=right|3,570||MBA||12. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9115) Battisti||1997 DG|| align=right|13,7|| align=right|2,396|| align=right|0,090|| align=right|5,17|| align=right|3,707||MBA||27. února 1997||Sormano||P. Sicoli; F. Manca
|-
|(9116) Billhamilton||1997 ES40|| align=right|15,2|| align=right|2,317|| align=right|0,121|| align=right|3,98|| align=right|3,527||MBA||7. března 1997||Anderson Mesa||M. W. Buie
|-
|(9117) Aude||1997 FR1|| align=right|12,4|| align=right|2,421|| align=right|0,167|| align=right|10,20|| align=right|3,767||MBA||27. března 1997||Martigues||D. Morata; S. Morata
|-
|(9118)||1997 GD20|| align=right|13,0|| align=right|3,022|| align=right|0,280|| align=right|1,01|| align=right|5,254||MBA||5. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(9119) Georgpeuerbach||1998 DT|| align=right|13,9|| align=right|3,049|| align=right|0,094|| align=right|00,87|| align=right|5,323||MBA||18. února 1998||Linz||Linz
|-
|(9120)||1998 DR8|| align=right|13,7|| align=right|2,268|| align=right|0,202|| align=right|5,42|| align=right|3,416||MBA||22. února 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(9121) Stefanovalentini||1998 DJ11|| align=right|11,4|| align=right|3,891|| align=right|0,050|| align=right|4,62|| align=right|7,675||HLD||24. února 1998||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(9122) Hunten||1998 FZ8|| align=right|13,9|| align=right|2,918|| align=right|0,048|| align=right|3,09|| align=right|4,984||MBA||22. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(9123)||1998 FQ11|| align=right|14,0|| align=right|2,591|| align=right|0,207|| align=right|11,87|| align=right|4,170||MBA||24. března 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(9124)||1998 FR60|| align=right|13,8|| align=right|2,870|| align=right|0,062|| align=right|1,40|| align=right|4,861||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9125)||1998 FT62|| align=right|14,7|| align=right|2,164|| align=right|0,172|| align=right|1,58|| align=right|3,183||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9126)||1998 FR64|| align=right|14,7|| align=right|2,537|| align=right|0,155|| align=right|1,87|| align=right|4,041||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9127) Brucekoehn||1998 HX51|| align=right|13,6|| align=right|3,181|| align=right|0,111|| align=right|2,92|| align=right|5,672||MBA||30. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(9128)||1998 HQ52|| align=right|14,5|| align=right|2,209|| align=right|0,186|| align=right|3,10|| align=right|3,283||MBA||30. dubna 1998||Nanyo||T. Okuni
|-
|(9129)||1998 HU144|| align=right|13,6|| align=right|3,046|| align=right|0,211|| align=right|1,19|| align=right|5,315||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9130) Galois||1998 HQ148|| align=right|14,5|| align=right|2,366|| align=right|0,226|| align=right|1,64|| align=right|3,639||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9131)||1998 JV|| align=right|14,8|| align=right|2,385|| align=right|0,220|| align=right|1,53|| align=right|3,682||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(9132) Walteranderson||2821 P-L|| align=right|12,9|| align=right|3,117|| align=right|0,162|| align=right|2,59|| align=right|5,503||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9133) d'Arrest||3107 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,628|| align=right|0,173|| align=right|12,83|| align=right|4,260||MBA||25. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9134) Encke||4822 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,908|| align=right|0,033|| align=right|2,75|| align=right|4,959||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9135) Lacaille||7609 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,310|| align=right|0,133|| align=right|6,47|| align=right|3,510||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9136) Lalande||4886 T-1|| align=right|14,2|| align=right|2,436|| align=right|0,149|| align=right|6,69|| align=right|3,801||MBA||13. května 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9137) Remo||2114 T-2|| align=right|13,8|| align=right|2,384|| align=right|0,157|| align=right|3,48|| align=right|3,679||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9138) Murdoch||2280 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,183|| align=right|0,052|| align=right|3,13|| align=right|3,224||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9139) Barrylasker||4180 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,373|| align=right|0,235|| align=right|1,80|| align=right|3,655||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9140) Deni||4195 T-3|| align=right|13,9|| align=right|2,361|| align=right|0,107|| align=right|13,87|| align=right|3,627||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9141) Kapur||5174 T-3|| align=right|12,7|| align=right|3,182|| align=right|0,180|| align=right|12,94|| align=right|5,676||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9142) Rhesus||5191 T-3|| align=right|10,6|| align=right|5,201|| align=right|0,129|| align=right|12,79|| align=right|11,87||JUT||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9143) Burkhead||1955 SF|| align=right|13,7|| align=right|2,219|| align=right|0,197|| align=right|4,64|| align=right|3,305||MBA||16. září 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|(9144) Hollisjohnson||1955 UN1|| align=right|13,6|| align=right|2,353|| align=right|0,263|| align=right|10,86|| align=right|3,608||MBA||25. října 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|(9145) Shustov||1976 GG3|| align=right|12,7|| align=right|2,633|| align=right|0,161|| align=right|14,38|| align=right|4,272||MBA||1. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(9146) Tulikov||1976 YG1|| align=right|13,5|| align=right|2,453|| align=right|0,039|| align=right|7,04|| align=right|3,841||MBA||16. prosince 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(9147) Kourakuen||1977 DD1|| align=right|13,7|| align=right|2,192|| align=right|0,107|| align=right|5,82|| align=right|3,244||MBA||18. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(9148) Boriszaitsev||1977 EL1|| align=right|14,3|| align=right|2,234|| align=right|0,161|| align=right|4,76|| align=right|3,339||MBA||13. března 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(9149)||1977 TD1|| align=right|13,0|| align=right|2,639|| align=right|0,165|| align=right|12,65|| align=right|4,286||MBA||12. října 1977||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(9150) Zavolokin||1978 SE1|| align=right|13,6|| align=right|2,526|| align=right|0,196|| align=right|7,51|| align=right|4,014||MBA||27. září 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(9151)||1979 MQ8|| align=right|15,3|| align=right|2,431|| align=right|0,126|| align=right|3,75|| align=right|3,789||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(9152)||1980 VZ2|| align=right|15,7|| align=right|2,364|| align=right|0,245|| align=right|3,59|| align=right|3,635||MBA||1. listopadu 1980||Palomar||S. J. Bus
|-
|(9153) Chikurinji||1981 UD2|| align=right|13,2|| align=right|2,692|| align=right|0,153|| align=right|12,46|| align=right|4,415||MBA||30. října 1981||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(9154) Kolʹtsovo||1982 SP6|| align=right|12,1|| align=right|3,015|| align=right|0,112|| align=right|10,28|| align=right|5,234||MBA||16. září 1982||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(9155) Verkhodanov||1982 SM7|| align=right|12,6|| align=right|3,086|| align=right|0,040|| align=right|2,35|| align=right|5,420||MBA||18. září 1982||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(9156) Malanin||1982 TQ2|| align=right|14,3|| align=right|2,185|| align=right|0,151|| align=right|4,89|| align=right|3,228||MBA||15. října 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(9157)||1983 RB4|| align=right|14,5|| align=right|2,427|| align=right|0,220|| align=right|2,99|| align=right|3,780||MBA||2. září 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(9158) Platè||1984 MR|| align=right|13,7|| align=right|2,300|| align=right|0,151|| align=right|7,69|| align=right|3,488||MBA||25. června 1984||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(9159) McDonnell||1984 UD3|| align=right|14,3|| align=right|2,345|| align=right|0,116|| align=right|6,40|| align=right|3,591||MBA||26. října 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9160)||1986 UH3|| align=right|14,8|| align=right|2,570|| align=right|0,239|| align=right|00,70|| align=right|4,119||MBA||28. října 1986||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(9161) Beaufort||1987 BZ1|| align=right|13,4|| align=right|2,659|| align=right|0,133|| align=right|14,07|| align=right|4,335||MBA||26. ledna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9162)||1987 OA|| align=right|18,3|| align=right|1,497|| align=right|0,596|| align=right|9,02|| align=right|1,831||APL||29. července 1987||Palomar||J. Mueller
|-
|(9163)||1987 RB1|| align=right|13,8|| align=right|3,167|| align=right|0,201|| align=right|1,35|| align=right|5,634||MBA||13. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9164) Colbert||1987 SQ|| align=right|13,0|| align=right|3,177|| align=right|0,159|| align=right|3,70|| align=right|5,662||MBA||19. září 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9165) Raup||1987 SJ3|| align=right|13,9|| align=right|1,987|| align=right|0,098|| align=right|24,60|| align=right|2,800||MBA||27. září 1987||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(9166)||1987 SC6|| align=right|12,7|| align=right|3,175|| align=right|0,171|| align=right|1,17|| align=right|5,657||MBA||21. září 1987||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(9167) Kharkiv||1987 SS17|| align=right|12,7|| align=right|3,143|| align=right|0,169|| align=right|6,96|| align=right|5,571||MBA||18. září 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(9168) Sarov||1987 ST17|| align=right|13,5|| align=right|2,430|| align=right|0,155|| align=right|8,79|| align=right|3,788||MBA||18. září 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(9169)||1988 TL1|| align=right|14,4|| align=right|2,282|| align=right|0,141|| align=right|4,88|| align=right|3,447||MBA||13. října 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9170)||1988 TG5|| align=right|14,4|| align=right|2,246|| align=right|0,158|| align=right|3,11|| align=right|3,366||MBA||3. října 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9171) Carolyndiane||1989 GD5|| align=right|12,9|| align=right|2,589|| align=right|0,127|| align=right|14,86|| align=right|4,164||MBA||4. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9172) Abhramu||1989 OB|| align=right|16,5|| align=right|2,710|| align=right|0,555|| align=right|7,84|| align=right|4,462||AMR||29. července 1989||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(9173)||1989 TZ15|| align=right|12,9|| align=right|2,791|| align=right|0,120|| align=right|8,59|| align=right|4,663||MBA||4. října 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9174)||1989 WC3|| align=right|14,8|| align=right|2,188|| align=right|0,071|| align=right|2,77|| align=right|3,236||MBA||27. listopadu 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(9175) Graun||1990 OO2|| align=right|12,4|| align=right|2,603|| align=right|0,140|| align=right|15,07|| align=right|4,199||MBA||29. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9176) Struchkova||1990 VC15|| align=right|12,7|| align=right|2,718|| align=right|0,083|| align=right|3,71|| align=right|4,480||MBA||15. listopadu 1990||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(9177)||1990 YA|| align=right|13,6|| align=right|2,561|| align=right|0,278|| align=right|4,41|| align=right|4,098||MBA||18. prosince 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(9178) Momoyo||1991 DU|| align=right|13,4|| align=right|2,880|| align=right|0,079|| align=right|2,27|| align=right|4,888||MBA||23. února 1991||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|(9179) Satchmo||1991 EM1|| align=right|13,2|| align=right|2,979|| align=right|0,121|| align=right|11,10|| align=right|5,141||MBA||13. března 1991||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(9180) Samsagan||1991 GQ|| align=right|12,3|| align=right|3,186|| align=right|0,058|| align=right|15,64|| align=right|5,687||MBA||8. dubna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(9181)||1991 NP2|| align=right|13,8|| align=right|2,318|| align=right|0,150|| align=right|6,85|| align=right|3,528||MBA||14. července 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9182)||1991 NB4|| align=right|13,9|| align=right|2,286|| align=right|0,090|| align=right|3,73|| align=right|3,456||MBA||8. července 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9183)||1991 OW|| align=right|14,8|| align=right|2,294|| align=right|0,200|| align=right|5,89|| align=right|3,473||MBA||18. července 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9184) Vasilij||1991 PJ3|| align=right|14,4|| align=right|2,313|| align=right|0,098|| align=right|4,80|| align=right|3,517||MBA||2. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9185)||1991 PX17|| align=right|13,1|| align=right|2,326|| align=right|0,113|| align=right|6,67|| align=right|3,546||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9186)||1991 RZ1|| align=right|14,2|| align=right|2,308|| align=right|0,194|| align=right|23,10|| align=right|3,506||MBA||7. září 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(9187) Walterkröll||1991 RD4|| align=right|15,1|| align=right|2,394|| align=right|0,205|| align=right|4,36|| align=right|3,704||MBA||12. září 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(9188)||1991 RM15|| align=right|14,5|| align=right|2,388|| align=right|0,223|| align=right|2,10|| align=right|3,689||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9189) Hölderlin||1991 RH41|| align=right|14,3|| align=right|2,403|| align=right|0,080|| align=right|2,75|| align=right|3,725||MBA||10. září 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9190) Masako||1991 VR1|| align=right|13,4|| align=right|2,452|| align=right|0,220|| align=right|5,63|| align=right|3,838||MBA||4. listopadu 1991||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(9191)||1991 XU|| align=right|12,8|| align=right|2,600|| align=right|0,115|| align=right|11,92|| align=right|4,191||MBA||13. prosince 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(9192)||1992 AR1|| align=right|13,4|| align=right|2,680|| align=right|0,189|| align=right|6,56|| align=right|4,387||MBA||14. ledna 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9193) Geoffreycopland||1992 ED1|| align=right|12,6|| align=right|2,607|| align=right|0,145|| align=right|13,42|| align=right|4,208||MBA||10. března 1992||Siding Spring||D. I. Steel
|-
|(9194)||1992 OV2|| align=right|14,6|| align=right|2,316|| align=right|0,088|| align=right|8,59|| align=right|3,525||MBA||26. července 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9195)||1992 OF9|| align=right|13,0|| align=right|3,215|| align=right|0,151|| align=right|2,64|| align=right|5,765||MBA||26. července 1992||La Silla||H. Debehogne; Lopez G.; A.
|-
|(9196) Sukagawa||1992 WP5|| align=right|13,3|| align=right|2,213|| align=right|0,070|| align=right|3,44|| align=right|3,291||MBA||27. listopadu 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(9197) Endo||1992 WH8|| align=right|14,8|| align=right|2,164|| align=right|0,111|| align=right|1,01|| align=right|3,182||MBA||24. listopadu 1992||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(9198) Sasagamine||1993 BJ3|| align=right|14,3|| align=right|2,258|| align=right|0,089|| align=right|1,20|| align=right|3,392||MBA||25. ledna 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(9199)||1993 FO1|| align=right|12,2|| align=right|2,401|| align=right|0,133|| align=right|7,89|| align=right|3,720||MBA||25. března 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9200)||1993 FK21|| align=right|13,5|| align=right|2,450|| align=right|0,202|| align=right|2,01|| align=right|3,834||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9201)||1993 FU39|| align=right|13,1|| align=right|3,163|| align=right|0,112|| align=right|00,79|| align=right|5,624||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9202)||1993 PB|| align=right|16,0|| align=right|1,424|| align=right|0,608|| align=right|40,85|| align=right|1,699||APL||13. srpna 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(9203) Myrtus||1993 TM16|| align=right|12,7|| align=right|3,174|| align=right|0,099|| align=right|2,58|| align=right|5,653||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9204) Mörike||1994 PZ1|| align=right|13,6|| align=right|2,333|| align=right|0,063|| align=right|6,13|| align=right|3,562||MBA||4. srpna 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9205) Eddywally||1994 PO9|| align=right|12,6|| align=right|3,158|| align=right|0,132|| align=right|00,60|| align=right|5,612||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9206) Yanaikeizo||1994 RQ|| align=right|13,7|| align=right|2,488|| align=right|0,217|| align=right|1,82|| align=right|3,924||MBA||1. září 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9207) Petersmith||1994 SF12|| align=right|14,2|| align=right|2,744|| align=right|0,082|| align=right|1,30|| align=right|4,544||MBA||29. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(9208) Takanotoshi||1994 TX2|| align=right|13,0|| align=right|2,746|| align=right|0,099|| align=right|10,44|| align=right|4,549||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9209)||1994 UK1|| align=right|13,3|| align=right|2,748|| align=right|0,288|| align=right|5,50|| align=right|4,555||MBA||25. října 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9210)||1995 BW2|| align=right|12,8|| align=right|3,075|| align=right|0,229|| align=right|7,08|| align=right|5,392||MBA||27. ledna 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9211) Neese||1995 SB27|| align=right|14,8|| align=right|2,253|| align=right|0,151|| align=right|2,41|| align=right|3,381||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(9212)||1995 UR3|| align=right|14,3|| align=right|2,325|| align=right|0,098|| align=right|5,73|| align=right|3,545||MBA||20. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9213)||1995 UX5|| align=right|13,9|| align=right|2,387|| align=right|0,074|| align=right|6,31|| align=right|3,688||MBA||21. října 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9214)||1995 UC6|| align=right|13,6|| align=right|2,191|| align=right|0,179|| align=right|6,48|| align=right|3,242||MBA||21. října 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9215) Taiyonoto||1995 UB45|| align=right|14,4|| align=right|2,227|| align=right|0,152|| align=right|2,90|| align=right|3,322||MBA||28. října 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9216) Masuzawa||1995 VS|| align=right|13,8|| align=right|2,253|| align=right|0,164|| align=right|2,18|| align=right|3,381||MBA||1. listopadu 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(9217)||1995 WN|| align=right|15,6|| align=right|2,326|| align=right|0,158|| align=right|4,66|| align=right|3,547||MBA||16. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9218)||1995 WV2|| align=right|14,3|| align=right|2,274|| align=right|0,168|| align=right|2,83|| align=right|3,427||MBA||20. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9219)||1995 WO8|| align=right|11,4|| align=right|3,181|| align=right|0,230|| align=right|14,28|| align=right|5,673||MBA||18. listopadu 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(9220)||1995 XL1|| align=right|13,9|| align=right|2,407|| align=right|0,136|| align=right|5,35|| align=right|3,733||MBA||15. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9221)||1995 XP2|| align=right|14,8|| align=right|2,266|| align=right|0,185|| align=right|2,44|| align=right|3,411||MBA||2. prosince 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(9222)||1995 YM|| align=right|11,5|| align=right|3,133|| align=right|0,175|| align=right|17,37|| align=right|5,544||MBA||19. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9223) Leifandersson||1995 YY7|| align=right|13,6|| align=right|2,302|| align=right|0,071|| align=right|3,42|| align=right|3,491||MBA||18. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(9224) Železný||1996 AE|| align=right|14,8|| align=right|2,373|| align=right|0,136|| align=right|5,15|| align=right|3,655||MBA||10. ledna 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(9225)||1996 AU|| align=right|13,1|| align=right|2,688|| align=right|0,146|| align=right|16,85|| align=right|4,405||MBA||10. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9226)||1996 AB1|| align=right|13,0|| align=right|2,863|| align=right|0,037|| align=right|3,27|| align=right|4,842||MBA||12. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9227)||1996 BO2|| align=right|12,9|| align=right|3,079|| align=right|0,032|| align=right|3,64|| align=right|5,401||MBA||26. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9228)||1996 CG1|| align=right|12,3|| align=right|3,084|| align=right|0,016|| align=right|5,81|| align=right|5,415||MBA||11. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9229) Matsuda||1996 DJ1|| align=right|13,4|| align=right|2,909|| align=right|0,066|| align=right|1,06|| align=right|4,962||MBA||20. února 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9230) Yasuda||1996 YY2|| align=right|13,3|| align=right|3,093|| align=right|0,187|| align=right|2,33|| align=right|5,438||MBA||29. prosince 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(9231)||1997 BB2|| align=right|14,1|| align=right|2,158|| align=right|0,133|| align=right|3,14|| align=right|3,169||MBA||29. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9232) Miretti||1997 BG8|| align=right|14,6|| align=right|2,159|| align=right|0,093|| align=right|3,33|| align=right|3,172||MBA||31. ledna 1997||Pianoro||V. Goretti
|-
|(9233)||1997 CC1|| align=right|13,9|| align=right|2,556|| align=right|0,254|| align=right|7,59|| align=right|4,086||MBA||1. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9234)||1997 CH4|| align=right|14,6|| align=right|2,203|| align=right|0,099|| align=right|2,18|| align=right|3,270||MBA||3. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9235) Shimanamikaido||1997 CT21|| align=right|16,0|| align=right|2,444|| align=right|0,159|| align=right|4,36|| align=right|3,821||MBA||9. února 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(9236) Obermair||1997 EV32|| align=right|15,3|| align=right|2,418|| align=right|0,093|| align=right|6,62|| align=right|3,759||MBA||12. března 1997||Linz||E. Meyer
|-
|(9237)||1997 GY7|| align=right|14,2|| align=right|2,681|| align=right|0,118|| align=right|1,62|| align=right|4,390||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(9238) Yavapai||1997 HO2|| align=right|13,8|| align=right|2,926|| align=right|0,097|| align=right|1,77|| align=right|5,005||MBA||28. dubna 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(9239) van Riebeeck||1997 JP15|| align=right|14,7|| align=right|2,324|| align=right|0,213|| align=right|1,95|| align=right|3,543||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9240) Nassau||1997 KR3|| align=right|12,6|| align=right|3,122|| align=right|0,216|| align=right|7,25|| align=right|5,517||MBA||31. května 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(9241) Rosfranklin||1997 PE6|| align=right|13,0|| align=right|3,049|| align=right|0,128|| align=right|12,42|| align=right|5,323||MBA||10. srpna 1997||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(9242) Olea||1998 CS3|| align=right|15,0|| align=right|2,293|| align=right|0,174|| align=right|5,07|| align=right|3,472||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9243)||1998 FF68|| align=right|13,8|| align=right|3,111|| align=right|0,112|| align=right|00,04|| align=right|5,488||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9244) Visnjan||1998 HV7|| align=right|13,1|| align=right|2,928|| align=right|0,085|| align=right|00,99|| align=right|5,011||MBA||21. dubna 1998||Višnjan||K. Korlević; P. Radovan
|-
|(9245)||1998 HF101|| align=right|14,8|| align=right|2,329|| align=right|0,261|| align=right|3,91|| align=right|3,553||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9246) Niemeyer||1998 HB149|| align=right|14,4|| align=right|2,348|| align=right|0,220|| align=right|1,44|| align=right|3,598||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9247)||1998 MO19|| align=right|12,1|| align=right|3,112|| align=right|0,076|| align=right|26,46|| align=right|5,490||MBA||23. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9248) Sauer||4593 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,844|| align=right|0,079|| align=right|2,24|| align=right|4,795||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9249) Yen||4606 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,295|| align=right|0,082|| align=right|2,06|| align=right|3,475||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9250) Chamberlin||4643 P-L|| align=right|13,2|| align=right|3,134|| align=right|0,196|| align=right|19,30|| align=right|5,548||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9251) Harch||4896 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,103|| align=right|0,183|| align=right|2,60|| align=right|5,465||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9252) Goddard||9058 P-L|| align=right|13,6|| align=right|3,091|| align=right|0,171|| align=right|3,20|| align=right|5,434||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9253) Oberth||1171 T-1|| align=right|14,8|| align=right|2,395|| align=right|0,183|| align=right|7,28|| align=right|3,707||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9254) Shunkai||2151 T-1|| align=right|13,6|| align=right|2,364|| align=right|0,188|| align=right|6,06|| align=right|3,634||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9255) Inoutadataka||3174 T-1|| align=right|13,6|| align=right|2,388|| align=right|0,073|| align=right|9,60|| align=right|3,689||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9256) Tsukamoto||1324 T-2|| align=right|14,0|| align=right|2,361|| align=right|0,130|| align=right|4,92|| align=right|3,628||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9257) Kunisuke||1552 T-2|| align=right|12,8|| align=right|2,994|| align=right|0,082|| align=right|9,84|| align=right|5,180||MBA||24. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9258) Johnpauljones||2137 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,149|| align=right|0,115|| align=right|1,49|| align=right|3,150||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9259) Janvanparadijs||2189 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,617|| align=right|0,120|| align=right|1,15|| align=right|4,234||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9260) Edwardolson||1953 TA1|| align=right|14,7|| align=right|2,290|| align=right|0,231|| align=right|5,10|| align=right|3,465||MBA BIN||8. října 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|(9261) Peggythomson||1953 TD1|| align=right|14,1|| align=right|2,287|| align=right|0,165|| align=right|4,55|| align=right|3,457||MBA||8. října 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|(9262) Bordovitsyna||1973 RF|| align=right|13,0|| align=right|2,584|| align=right|0,141|| align=right|15,84|| align=right|4,154||MBA||6. září 1973||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(9263) Khariton||1976 SX5|| align=right|13,7|| align=right|3,138|| align=right|0,188|| align=right|2,13|| align=right|5,559||MBA||24. září 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(9264)||1978 OQ|| align=right|13,3|| align=right|2,892|| align=right|0,198|| align=right|6,07|| align=right|4,918||MBA||28. července 1978||Bickley||Perth Observatory
|-
|(9265) Ekman||1978 RC9|| align=right|15,4|| align=right|2,228|| align=right|0,166|| align=right|4,02|| align=right|3,325||MBA||2. září 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(9266) Holger||1978 RD10|| align=right|13,7|| align=right|2,936|| align=right|0,109|| align=right|2,09|| align=right|5,030||MBA||2. září 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(9267) Lokrume||1978 RL10|| align=right|14,2|| align=right|2,928|| align=right|0,102|| align=right|2,93|| align=right|5,009||MBA||2. září 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(9268)||1978 VZ2|| align=right|14,4|| align=right|2,568|| align=right|0,085|| align=right|1,67|| align=right|4,115||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(9269)||1978 VW6|| align=right|14,5|| align=right|2,567|| align=right|0,152|| align=right|13,14|| align=right|4,113||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(9270)||1978 VO8|| align=right|13,1|| align=right|3,059|| align=right|0,136|| align=right|2,52|| align=right|5,349||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(9271)||1978 VT8|| align=right|13,4|| align=right|3,002|| align=right|0,019|| align=right|4,79|| align=right|5,201||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(9272)||1979 KQ|| align=right|14,0|| align=right|2,680|| align=right|0,117|| align=right|5,20|| align=right|4,386||MBA||19. května 1979||La Silla||R. M. West
|-
|(9273) Schloerb||1979 QW3|| align=right|14,7|| align=right|2,428|| align=right|0,157|| align=right|0,92|| align=right|3,782||MBA||22. srpna 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(9274) Amylovell||1980 FF3|| align=right|14,4|| align=right|2,630|| align=right|0,160|| align=right|6,82|| align=right|4,264||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(9275) Persson||1980 FS3|| align=right|13,6|| align=right|3,047|| align=right|0,091|| align=right|9,21|| align=right|5,318||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(9276)||1980 RB8|| align=right|13,8|| align=right|2,349|| align=right|0,075|| align=right|5,28|| align=right|3,600||MBA||13. září 1980||Palomar||S. J. Bus
|-
|(9277) Togashi||1980 TT3|| align=right|14,4|| align=right|2,360|| align=right|0,121|| align=right|7,11|| align=right|3,625||MBA||9. října 1980||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(9278)||1981 EM1|| align=right|13,0|| align=right|3,169|| align=right|0,156|| align=right|2,35|| align=right|5,641||MBA||7. března 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(9279)||1981 EY12|| align=right|14,2|| align=right|2,453|| align=right|0,190|| align=right|8,30|| align=right|3,840||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9280)||1981 EQ14|| align=right|15,0|| align=right|2,467|| align=right|0,166|| align=right|7,36|| align=right|3,874||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9281)||1981 EJ15|| align=right|14,9|| align=right|2,450|| align=right|0,172|| align=right|2,20|| align=right|3,834||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9282)||1981 EP16|| align=right|15,2|| align=right|2,172|| align=right|0,178|| align=right|3,99|| align=right|3,200||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9283)||1981 EY17|| align=right|14,6|| align=right|2,455|| align=right|0,160|| align=right|2,23|| align=right|3,845||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9284)||1981 ED24|| align=right|14,4|| align=right|2,942|| align=right|0,024|| align=right|9,42|| align=right|5,045||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9285)||1981 EL24|| align=right|13,3|| align=right|2,916|| align=right|0,058|| align=right|1,14|| align=right|4,978||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9286)||1981 ED35|| align=right|15,0|| align=right|2,442|| align=right|0,214|| align=right|1,60|| align=right|3,817||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9287)||1981 ER43|| align=right|14,3|| align=right|2,920|| align=right|0,094|| align=right|0,93|| align=right|4,990||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9288)||1981 EV46|| align=right|16,2|| align=right|2,180|| align=right|0,198|| align=right|1,24|| align=right|3,219||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9289)||1981 QR3|| align=right|13,6|| align=right|2,600|| align=right|0,155|| align=right|13,51|| align=right|4,191||MBA||26. srpna 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9290)||1981 TT|| align=right|14,6|| align=right|2,257|| align=right|0,196|| align=right|4,25|| align=right|3,389||MBA||6. října 1981||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(9291) Alanburdick||1982 QO|| align=right|13,4|| align=right|3,059|| align=right|0,108|| align=right|10,11|| align=right|5,349||MBA||17. srpna 1982||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(9292)||1982 UE2|| align=right|14,9|| align=right|2,196|| align=right|0,286|| align=right|4,35|| align=right|3,254||MBA||16. října 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(9293) Kamogata||1982 XQ1|| align=right|12,8|| align=right|3,201|| align=right|0,112|| align=right|1,74|| align=right|5,726||MBA||13. prosince 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(9294)||1983 EV|| align=right|13,1|| align=right|2,727|| align=right|0,111|| align=right|3,62|| align=right|4,503||MBA||10. března 1983||Anderson Mesa||E. Barr
|-
|(9295) Donaldyoung||1983 RT1|| align=right|14,3|| align=right|2,391|| align=right|0,140|| align=right|6,28|| align=right|3,696||MBA||2. září 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9296)||1983 RB2|| align=right|13,8|| align=right|2,412|| align=right|0,121|| align=right|13,41|| align=right|3,744||MBA||5. září 1983||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(9297) Marchuk||1984 MP|| align=right|12,3|| align=right|2,685|| align=right|0,153|| align=right|12,74|| align=right|4,399||MBA||25. června 1984||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(9298) Geake||1985 JM|| align=right|13,6|| align=right|2,571|| align=right|0,300|| align=right|12,11|| align=right|4,122||MBA||15. května 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9299) Vinceteri||1985 JG2|| align=right|13,3|| align=right|2,540|| align=right|0,158|| align=right|4,87|| align=right|4,047||MBA||13. května 1985||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(9300) Johannes||1985 PS|| align=right|14,7|| align=right|2,661|| align=right|0,359|| align=right|7,49|| align=right|4,340||MBA||14. srpna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9301)||1985 RB4|| align=right|15,4|| align=right|2,229|| align=right|0,223|| align=right|1,46|| align=right|3,327||MBA||10. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9302)||1985 TB3|| align=right|14,7|| align=right|2,197|| align=right|0,151|| align=right|3,88|| align=right|3,256||MBA||12. října 1985||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(9303)||1986 QH3|| align=right|14,1|| align=right|2,516|| align=right|0,100|| align=right|6,10|| align=right|3,990||MBA||29. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9304)||1986 RA5|| align=right|13,8|| align=right|2,526|| align=right|0,214|| align=right|6,46|| align=right|4,013||MBA||1. září 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9305) Hazard||1986 TR1|| align=right|14,6|| align=right|2,165|| align=right|0,175|| align=right|3,71|| align=right|3,185||MBA||7. října 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9306) Pittosporum||1987 CG|| align=right|12,4|| align=right|2,875|| align=right|0,025|| align=right|1,56|| align=right|4,875||MBA||2. února 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9307) Regiomontanus||1987 QS|| align=right|14,0|| align=right|2,347|| align=right|0,144|| align=right|6,58|| align=right|3,595||MBA||21. srpna 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9308) Randyrose||1987 SD4|| align=right|14,2|| align=right|2,390|| align=right|0,219|| align=right|7,39|| align=right|3,694||MBA||21. září 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9309) Platanus||1987 SS9|| align=right|13,3|| align=right|3,173|| align=right|0,190|| align=right|2,63|| align=right|5,652||MBA||20. září 1987||Smolyan||E. W. Elst
|-
|(9310)||1987 SV12|| align=right|13,3|| align=right|3,132|| align=right|0,217|| align=right|2,50|| align=right|5,543||MBA||18. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9311)||1987 UV1|| align=right|14,4|| align=right|2,414|| align=right|0,141|| align=right|1,84|| align=right|3,751||MBA||25. října 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9312)||1987 VE2|| align=right|12,9|| align=right|2,809|| align=right|0,113|| align=right|8,04|| align=right|4,708||MBA||15. listopadu 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9313) Protea||1988 CH3|| align=right|13,7|| align=right|2,635|| align=right|0,153|| align=right|13,01|| align=right|4,276||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9314)||1988 DJ1|| align=right|13,7|| align=right|2,466|| align=right|0,191|| align=right|5,36|| align=right|3,871||MBA||19. února 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(9315) Weigel||1988 PP2|| align=right|14,3|| align=right|2,382|| align=right|0,171|| align=right|2,47|| align=right|3,676||MBA||13. srpna 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9316) Rhamnus||1988 PX2|| align=right|12,9|| align=right|3,002|| align=right|0,076|| align=right|10,57|| align=right|5,200||MBA||12. srpna 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(9317)||1988 RO4|| align=right|13,3|| align=right|2,998|| align=right|0,121|| align=right|11,07|| align=right|5,191||MBA||1. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9318)||1988 RG9|| align=right|15,4|| align=right|2,223|| align=right|0,125|| align=right|3,07|| align=right|3,315||MBA||6. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9319)||1988 RV11|| align=right|15,5|| align=right|2,247|| align=right|0,155|| align=right|2,94|| align=right|3,368||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(9320)||1988 VN3|| align=right|14,8|| align=right|2,287|| align=right|0,129|| align=right|4,87|| align=right|3,457||MBA||11. listopadu 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(9321)||1989 AK|| align=right|12,8|| align=right|3,106|| align=right|0,267|| align=right|4,35|| align=right|5,474||MBA||5. ledna 1989||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(9322) Lindenau||1989 AC7|| align=right|13,7|| align=right|3,158|| align=right|0,175|| align=right|1,99|| align=right|5,612||MBA||10. ledna 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9323) Hirohisasato||1989 CV1|| align=right|14,5|| align=right|2,374|| align=right|0,171|| align=right|5,51|| align=right|3,657||MBA||11. února 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(9324)||1989 CH4|| align=right|13,7|| align=right|2,416|| align=right|0,154|| align=right|2,05|| align=right|3,756||MBA||7. února 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9325)||1989 GG4|| align=right|13,7|| align=right|2,430|| align=right|0,066|| align=right|5,89|| align=right|3,787||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9326) Ruta||1989 SP2|| align=right|13,9|| align=right|2,792|| align=right|0,046|| align=right|5,26|| align=right|4,666||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9327) Duerbeck||1989 SW2|| align=right|12,9|| align=right|2,871|| align=right|0,152|| align=right|5,75|| align=right|4,864||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9328)||1990 DL3|| align=right|13,5|| align=right|2,346|| align=right|0,194|| align=right|7,11|| align=right|3,592||MBA||24. února 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9329) Nikolaimedtner||1990 EO|| align=right|14,1|| align=right|2,290|| align=right|0,092|| align=right|5,99|| align=right|3,465||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9330)||1990 EF7|| align=right|12,7|| align=right|3,210|| align=right|0,129|| align=right|2,04|| align=right|5,750||MBA||3. března 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9331) Fannyhensel||1990 QM9|| align=right|14,5|| align=right|2,746|| align=right|0,059|| align=right|4,44|| align=right|4,550||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9332)||1990 SB1|| align=right|13,2|| align=right|2,580|| align=right|0,111|| align=right|12,70|| align=right|4,142||MBA||16. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9333) Hiraimasa||1990 TK3|| align=right|12,9|| align=right|2,582|| align=right|0,175|| align=right|17,12|| align=right|4,148||MBA||15. října 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9334) Moesta||1990 UU3|| align=right|13,6|| align=right|2,633|| align=right|0,172|| align=right|11,90|| align=right|4,273||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9335)||1991 AA1|| align=right|13,2|| align=right|2,763|| align=right|0,092|| align=right|4,82|| align=right|4,593||MBA||10. ledna 1991||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(9336) Altenburg||1991 AY2|| align=right|15,4|| align=right|2,242|| align=right|0,102|| align=right|0,75|| align=right|3,356||MBA||15. ledna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9337)||1991 FO1|| align=right|13,2|| align=right|2,865|| align=right|0,059|| align=right|1,53|| align=right|4,849||MBA||17. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9338)||1991 FL4|| align=right|12,5|| align=right|3,121|| align=right|0,199|| align=right|13,74|| align=right|5,512||MBA||25. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9339) Kimnovak||1991 GT5|| align=right|13,6|| align=right|3,169|| align=right|0,127|| align=right|0,86|| align=right|5,641||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9340) Williamholden||1991 LW1|| align=right|13,1|| align=right|3,210|| align=right|0,142|| align=right|2,27|| align=right|5,749||MBA||6. června 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9341) Gracekelly||1991 PH2|| align=right|14,9|| align=right|2,553|| align=right|0,089|| align=right|1,34|| align=right|4,078||MBA||2. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9342) Carygrant||1991 PJ7|| align=right|15,1|| align=right|2,288|| align=right|0,174|| align=right|5,50|| align=right|3,460||MBA||6. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9343)||1991 PO11|| align=right|14,2|| align=right|2,334|| align=right|0,124|| align=right|6,37|| align=right|3,566||MBA||9. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9344) Klopstock||1991 RB4|| align=right|14,3|| align=right|2,365|| align=right|0,088|| align=right|5,03|| align=right|3,637||MBA||12. září 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9345)||1991 RA10|| align=right|14,6|| align=right|2,337|| align=right|0,067|| align=right|5,41|| align=right|3,573||MBA||12. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9346) Fernandel||1991 RN11|| align=right|14,2|| align=right|2,429|| align=right|0,176|| align=right|3,21|| align=right|3,786||MBA||4. září 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9347)||1991 RY21|| align=right|13,6|| align=right|2,411|| align=right|0,156|| align=right|3,32|| align=right|3,744||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9348)||1991 RH25|| align=right|14,3|| align=right|2,301|| align=right|0,166|| align=right|7,10|| align=right|3,490||MBA||11. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9349) Lucas||1991 SX|| align=right|15,6|| align=right|2,301|| align=right|0,191|| align=right|6,69|| align=right|3,490||MBA||30. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(9350) Waseda||1991 TH2|| align=right|14,3|| align=right|2,375|| align=right|0,224|| align=right|2,61|| align=right|3,658||MBA||13. října 1991||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(9351) Neumayer||1991 TH6|| align=right|15,6|| align=right|2,358|| align=right|0,142|| align=right|2,83|| align=right|3,621||MBA||2. října 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(9352)||1991 UB4|| align=right|12,9|| align=right|2,653|| align=right|0,125|| align=right|3,74|| align=right|4,321||MBA||31. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9353)||1991 VM4|| align=right|14,5|| align=right|2,383|| align=right|0,184|| align=right|2,99|| align=right|3,678||MBA||9. listopadu 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(9354)||1991 VF7|| align=right|13,8|| align=right|2,420|| align=right|0,033|| align=right|5,48|| align=right|3,764||MBA||11. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9355)||1991 XO2|| align=right|15,0|| align=right|2,363|| align=right|0,209|| align=right|4,42|| align=right|3,631||MBA||5. prosince 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9356) Elineke||1991 YV|| align=right|12,9|| align=right|2,617|| align=right|0,100|| align=right|13,99|| align=right|4,233||MBA||30. prosince 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(9357) Venezuela||1992 AT3|| align=right|13,4|| align=right|2,897|| align=right|0,082|| align=right|1,00|| align=right|4,931||MBA||11. ledna 1992||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(9358) Fårö||1992 DN7|| align=right|13,5|| align=right|2,645|| align=right|0,089|| align=right|3,31|| align=right|4,301||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(9359) Fleringe||1992 ED11|| align=right|13,6|| align=right|2,618|| align=right|0,082|| align=right|8,51|| align=right|4,235||MBA||6. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(9360)||1992 EV13|| align=right|12,9|| align=right|2,974|| align=right|0,029|| align=right|0,98|| align=right|5,129||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(9361)||1992 EM18|| align=right|14,4|| align=right|2,633|| align=right|0,094|| align=right|6,19|| align=right|4,273||MBA||3. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(9362) Miyajima||1992 FE1|| align=right|12,8|| align=right|2,678|| align=right|0,128|| align=right|5,11|| align=right|4,382||MBA||23. března 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9363)||1992 GR|| align=right|12,8|| align=right|2,647|| align=right|0,134|| align=right|13,93|| align=right|4,306||MBA||3. dubna 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9364) Clusius||1992 HZ3|| align=right|13,2|| align=right|2,786|| align=right|0,080|| align=right|2,71|| align=right|4,650||MBA||23. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9365) Chinesewilson||1992 RU3|| align=right|14,7|| align=right|2,270|| align=right|0,078|| align=right|4,01|| align=right|3,420||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9366)||1992 WR1|| align=right|14,1|| align=right|2,260|| align=right|0,205|| align=right|7,73|| align=right|3,397||MBA||17. listopadu 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(9367)||1993 BO3|| align=right|14,2|| align=right|2,274|| align=right|0,144|| align=right|4,60|| align=right|3,429||MBA||30. ledna 1993||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(9368) Esashi||1993 BS3|| align=right|13,7|| align=right|2,311|| align=right|0,117|| align=right|6,85|| align=right|3,512||MBA||26. ledna 1993||Kagoshima||M. Mukai; M. Takeishi
|-
|(9369)||1993 DB1|| align=right|13,6|| align=right|2,329|| align=right|0,151|| align=right|0,23|| align=right|3,553||MBA||20. února 1993||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(9370)||1993 FC22|| align=right|14,4|| align=right|2,431|| align=right|0,137|| align=right|1,48|| align=right|3,791||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9371)||1993 FV31|| align=right|14,0|| align=right|2,434|| align=right|0,041|| align=right|3,32|| align=right|3,797||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9372) Vamlingbo||1993 FK37|| align=right|13,8|| align=right|2,882|| align=right|0,083|| align=right|2,56|| align=right|4,892||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9373) Hamra||1993 FY43|| align=right|14,3|| align=right|2,598|| align=right|0,131|| align=right|2,39|| align=right|4,187||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9374) Sundre||1993 FJ46|| align=right|14,6|| align=right|2,306|| align=right|0,189|| align=right|1,02|| align=right|3,501||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9375) Omodaka||1993 HK|| align=right|13,8|| align=right|2,414|| align=right|0,128|| align=right|3,48|| align=right|3,751||MBA||16. dubna 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9376) Thionville||1993 OU7|| align=right|13,6|| align=right|2,703|| align=right|0,043|| align=right|2,02|| align=right|4,443||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9377) Metz||1993 PJ7|| align=right|13,6|| align=right|3,012|| align=right|0,048|| align=right|2,19|| align=right|5,227||MBA||15. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(9378) Nancy-Lorraine||1993 QF3|| align=right|13,0|| align=right|3,176|| align=right|0,118|| align=right|2,07|| align=right|5,658||MBA||18. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(9379) Dijon||1993 QH3|| align=right|13,3|| align=right|2,846|| align=right|0,083|| align=right|0,92|| align=right|4,802||MBA||18. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(9380) Mâcon||1993 QZ5|| align=right|13,6|| align=right|2,871|| align=right|0,028|| align=right|2,11|| align=right|4,863||MBA||17. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(9381) Lyon||1993 RT19|| align=right|13,1|| align=right|3,002|| align=right|0,056|| align=right|1,15|| align=right|5,200||MBA||15. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(9382) Mihonoseki||1993 TK11|| align=right|14,8|| align=right|2,163|| align=right|0,144|| align=right|3,76|| align=right|3,181||MBA||11. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9383) Montélimar||1993 TP15|| align=right|13,9|| align=right|3,048|| align=right|0,165|| align=right|2,22|| align=right|5,321||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9384) Aransio||1993 TP26|| align=right|13,1|| align=right|3,154|| align=right|0,103|| align=right|3,32|| align=right|5,601||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9385) Avignon||1993 TJ30|| align=right|13,7|| align=right|3,153|| align=right|0,248|| align=right|14,46|| align=right|5,599||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9386) Hitomi||1993 XD1|| align=right|13,4|| align=right|3,179|| align=right|0,239|| align=right|1,42|| align=right|5,666||MBA||5. prosince 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(9387) Tweedledee||1994 CA|| align=right|14,0|| align=right|1,939|| align=right|0,090|| align=right|21,66|| align=right|2,700||MBA||2. února 1994||Fujieda||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(9388)||1994 EH2|| align=right|15,2|| align=right|2,248|| align=right|0,192|| align=right|4,75|| align=right|3,370||MBA||10. března 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9389) Condillac||1994 ET6|| align=right|14,7|| align=right|2,244|| align=right|0,117|| align=right|4,96|| align=right|3,360||MBA||9. března 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(9390)||1994 NJ1|| align=right|14,5|| align=right|2,367|| align=right|0,217|| align=right|1,51|| align=right|3,641||MBA||12. července 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(9391)||1994 PH1|| align=right|14,0|| align=right|2,738|| align=right|0,316|| align=right|12,02|| align=right|4,531||MBA||14. srpna 1994||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(9392) Cavaillon||1994 PK7|| align=right|14,5|| align=right|2,444|| align=right|0,127|| align=right|6,48|| align=right|3,820||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9393) Apta||1994 PT14|| align=right|13,7|| align=right|2,605|| align=right|0,104|| align=right|4,39|| align=right|4,204||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9394) Manosque||1994 PV16|| align=right|13,7|| align=right|2,720|| align=right|0,056|| align=right|3,17|| align=right|4,486||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9395) Saint Michel||1994 PC39|| align=right|13,5|| align=right|2,602|| align=right|0,105|| align=right|2,34|| align=right|4,196||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9396)||1994 QT|| align=right|13,4|| align=right|3,090|| align=right|0,168|| align=right|1,91|| align=right|5,431||MBA||17. srpna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9397) Lombardi||1994 RJ|| align=right|15,7|| align=right|2,520|| align=right|0,149|| align=right|3,17|| align=right|4,001||MBA||6. září 1994||Stroncone||Stroncone
|-
|(9398) Bidelman||1994 SH3|| align=right|13,9|| align=right|3,339|| align=right|0,146|| align=right|1,24|| align=right|6,100||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(9399) Pesch||1994 ST12|| align=right|13,9|| align=right|2,593|| align=right|0,155|| align=right|3,77|| align=right|4,175||MBA||29. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(9400)||1994 TW1|| align=right|14,8|| align=right|2,591|| align=right|0,578|| align=right|36,03|| align=right|4,170||AMR||9. října 1994||Palomar||E. F. Helin; K. J. Lawrence
|-
|(9401)||1994 TS3|| align=right|12,9|| align=right|2,680|| align=right|0,203|| align=right|14,27|| align=right|4,386||MBA||13. října 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(9402)||1994 UN1|| align=right|12,3|| align=right|3,355|| align=right|0,114|| align=right|9,95|| align=right|6,145||MBA||25. října 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9403) Sanduleak||1994 UJ11|| align=right|13,3|| align=right|2,688|| align=right|0,094|| align=right|4,30|| align=right|4,405||MBA||31. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(9404)||1994 UQ11|| align=right|13,3|| align=right|2,747|| align=right|0,092|| align=right|4,98|| align=right|4,552||MBA||26. října 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9405)||1994 WQ1|| align=right|13,5|| align=right|2,877|| align=right|0,065|| align=right|2,74|| align=right|4,880||MBA||27. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9406)||1994 WG2|| align=right|13,0|| align=right|2,724|| align=right|0,071|| align=right|5,89|| align=right|4,495||MBA||28. listopadu 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9407) Kimuranaoto||1994 WS3|| align=right|13,8|| align=right|2,662|| align=right|0,255|| align=right|5,22|| align=right|4,342||MBA||28. listopadu 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(9408)||1995 BC|| align=right|13,4|| align=right|2,951|| align=right|0,109|| align=right|3,15|| align=right|5,069||MBA||20. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9409) Kanpuzan||1995 BG1|| align=right|13,1|| align=right|3,121|| align=right|0,212|| align=right|1,75|| align=right|5,512||MBA||25. ledna 1995||Geisei||T. Seki
|-
|(9410)||1995 BJ1|| align=right|12,4|| align=right|3,225|| align=right|0,127|| align=right|2,30|| align=right|5,791||MBA||26. ledna 1995||Oohira||T. Urata
|-
|(9411)||1995 CF|| align=right|13,0|| align=right|3,190|| align=right|0,151|| align=right|6,36|| align=right|5,698||MBA||1. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9412)||1995 GZ8|| align=right|14,0|| align=right|2,385|| align=right|0,075|| align=right|4,36|| align=right|3,682||MBA||4. dubna 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9413) Eichendorff||1995 SQ54|| align=right|15,1|| align=right|2,345|| align=right|0,191|| align=right|4,10|| align=right|3,590||MBA||21. září 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9414)||1995 UV4|| align=right|12,5|| align=right|2,423|| align=right|0,138|| align=right|12,20|| align=right|3,771||MBA||25. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9415)||1995 VE|| align=right|15,3|| align=right|2,201|| align=right|0,071|| align=right|3,09|| align=right|3,264||MBA||1. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9416)||1995 WS|| align=right|15,0|| align=right|2,296|| align=right|0,170|| align=right|3,87|| align=right|3,478||MBA||17. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9417)||1995 WU|| align=right|13,7|| align=right|2,376|| align=right|0,219|| align=right|5,69|| align=right|3,663||MBA||17. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9418)||1995 WX5|| align=right|16,1|| align=right|2,189|| align=right|0,204|| align=right|0,90|| align=right|3,239||MBA||18. listopadu 1995||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(9419)||1995 XS|| align=right|14,8|| align=right|2,241|| align=right|0,141|| align=right|4,48|| align=right|3,354||MBA||12. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9420) Dewar||1995 XP4|| align=right|14,4|| align=right|2,270|| align=right|0,090|| align=right|4,78|| align=right|3,420||MBA||14. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(9421) Violilla||1995 YM2|| align=right|15,2|| align=right|2,380|| align=right|0,131|| align=right|4,10|| align=right|3,670||MBA||24. prosince 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(9422)||1996 AO2|| align=right|14,2|| align=right|2,462|| align=right|0,158|| align=right|1,45|| align=right|3,862||MBA||13. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9423) Abt||1996 AT7|| align=right|12,2|| align=right|2,695|| align=right|0,100|| align=right|8,84|| align=right|4,425||MBA||12. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(9424)||1996 BN|| align=right|14,6|| align=right|2,394|| align=right|0,177|| align=right|2,46|| align=right|3,704||MBA||16. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9425) Marconcini||1996 CM7|| align=right|13,9|| align=right|2,321|| align=right|0,227|| align=right|9,23|| align=right|3,534||MBA||14. února 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|(9426) Aliante||1996 CO7|| align=right|13,4|| align=right|2,867|| align=right|0,070|| align=right|2,96|| align=right|4,853||MBA||14. února 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(9427) Righini||1996 CV7|| align=right|13,2|| align=right|2,996|| align=right|0,097|| align=right|10,93|| align=right|5,184||MBA||14. února 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|(9428) Angelalouise||1996 DW2|| align=right|13,1|| align=right|2,711|| align=right|0,183|| align=right|17,57|| align=right|4,463||MBA||26. února 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(9429) Poreč||1996 EW1|| align=right|13,3|| align=right|3,024|| align=right|0,083|| align=right|1,56|| align=right|5,257||MBA||14. března 1996||Višnjan||Visnjan
|-
|(9430) Erichthonios||1996 HU10|| align=right|10,5|| align=right|5,286|| align=right|0,054|| align=right|1,01|| align=right|12,16||JUT||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9431)||1996 PS1|| align=right|10,5|| align=right|5,142|| align=right|0,086|| align=right|21,32|| align=right|11,66||JUT||12. srpna 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(9432)||1997 CQ|| align=right|14,7|| align=right|2,357|| align=right|0,034|| align=right|7,17|| align=right|3,618||MBA||1. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9433)||1997 CF3|| align=right|14,8|| align=right|2,362|| align=right|0,092|| align=right|5,61|| align=right|3,629||MBA||3. února 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(9434)||1997 CJ20|| align=right|15,0|| align=right|2,273|| align=right|0,142|| align=right|2,73|| align=right|3,426||MBA||12. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9435)||1997 CK20|| align=right|14,7|| align=right|2,165|| align=right|0,072|| align=right|4,13|| align=right|3,185||MBA||12. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9436)||1997 EB|| align=right|13,6|| align=right|2,449|| align=right|0,147|| align=right|3,60|| align=right|3,832||MBA||1. března 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9437)||1997 EA3|| align=right|14,1|| align=right|2,270|| align=right|0,018|| align=right|5,48|| align=right|3,420||MBA||4. března 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9438) Satie||1997 EE16|| align=right|16,3|| align=right|2,232|| align=right|0,199|| align=right|3,85|| align=right|3,334||MBA||5. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(9439)||1997 EB42|| align=right|15,4|| align=right|2,275|| align=right|0,118|| align=right|2,22|| align=right|3,431||MBA||10. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(9440)||1997 FZ1|| align=right|14,8|| align=right|2,391|| align=right|0,144|| align=right|0,32|| align=right|3,696||MBA||29. března 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(9441)||1997 GN8|| align=right|13,8|| align=right|3,183|| align=right|0,154|| align=right|5,17|| align=right|5,677||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(9442)||1997 GQ27|| align=right|13,1|| align=right|2,593|| align=right|0,188|| align=right|14,13|| align=right|4,176||MBA||2. dubna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(9443)||1997 HR9|| align=right|15,2|| align=right|2,429|| align=right|0,152|| align=right|1,77|| align=right|3,785||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(9444)||1997 JA|| align=right|12,9|| align=right|3,141|| align=right|0,087|| align=right|2,31|| align=right|5,566||MBA||1. května 1997||Kleť||Klet
|-
|(9445) Charpentier||1997 JA8|| align=right|15,2|| align=right|2,339|| align=right|0,135|| align=right|2,08|| align=right|3,578||MBA||8. května 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(9446) Cicero||1997 JT11|| align=right|13,5|| align=right|3,169|| align=right|0,128|| align=right|1,49|| align=right|5,641||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9447) Julesbordet||1997 JJ18|| align=right|13,3|| align=right|2,754|| align=right|0,145|| align=right|9,89|| align=right|4,570||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9448) Donaldavies||1997 LJ3|| align=right|14,1|| align=right|2,717|| align=right|0,035|| align=right|3,71|| align=right|4,477||MBA||5. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(9449) Petrbondy||1997 VU2|| align=right|12,2|| align=right|2,990|| align=right|0,064|| align=right|8,92|| align=right|5,169||MBA||4. listopadu 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(9450)||1998 BT1|| align=right|14,9|| align=right|2,159|| align=right|0,131|| align=right|4,25|| align=right|3,171||MBA||19. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9451)||1998 BE2|| align=right|12,7|| align=right|3,184|| align=right|0,125|| align=right|1,83|| align=right|5,680||MBA||20. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9452) Rogerpeeters||1998 DY33|| align=right|14,2|| align=right|2,596|| align=right|0,302|| align=right|4,03|| align=right|4,182||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9453) Mallorca||1998 FO1|| align=right|13,2|| align=right|2,983|| align=right|0,090|| align=right|10,45|| align=right|5,150||MBA||19. března 1998||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(9454)||1998 FX54|| align=right|13,8|| align=right|3,010|| align=right|0,052|| align=right|1,01|| align=right|5,221||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9455)||1998 FJ56|| align=right|13,6|| align=right|2,804|| align=right|0,012|| align=right|4,30|| align=right|4,696||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9456)||1998 FQ67|| align=right|13,3|| align=right|2,951|| align=right|0,097|| align=right|3,61|| align=right|5,067||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9457)||1998 FB75|| align=right|12,9|| align=right|3,173|| align=right|0,173|| align=right|0,47|| align=right|5,650||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9458)||1998 FF97|| align=right|13,9|| align=right|2,559|| align=right|0,159|| align=right|4,23|| align=right|4,094||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9459)||1998 FW113|| align=right|13,8|| align=right|2,306|| align=right|0,169|| align=right|4,78|| align=right|3,500||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9460) McGlynn||1998 HS30|| align=right|13,4|| align=right|2,664|| align=right|0,154|| align=right|13,70|| align=right|4,348||MBA||29. dubna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(9461)||1998 HV33|| align=right|13,8|| align=right|2,740|| align=right|0,043|| align=right|1,23|| align=right|4,535||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9462)||1998 HC37|| align=right|14,2|| align=right|2,377|| align=right|0,221|| align=right|1,58|| align=right|3,664||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9463)||1998 HW38|| align=right|14,1|| align=right|2,950|| align=right|0,050|| align=right|0,84|| align=right|5,067||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9464)||1998 HL117|| align=right|13,1|| align=right|2,855|| align=right|0,303|| align=right|7,99|| align=right|4,822||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9465)||1998 HJ121|| align=right|13,8|| align=right|3,047|| align=right|0,096|| align=right|11,01|| align=right|5,317||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9466)||1998 KR46|| align=right|14,5|| align=right|2,302|| align=right|0,178|| align=right|5,50|| align=right|3,493||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9467)||1998 KQ47|| align=right|13,5|| align=right|3,154|| align=right|0,252|| align=right|5,37|| align=right|5,601||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9468) Brewer||1998 LT2|| align=right|14,5|| align=right|2,321|| align=right|0,144|| align=right|10,01|| align=right|3,536||MBA||1. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9469)||1998 MY34|| align=right|15,5|| align=right|2,359|| align=right|0,173|| align=right|2,76|| align=right|3,622||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9470) Jussieu||1998 OS10|| align=right|14,3|| align=right|3,149|| align=right|0,183|| align=right|2,04|| align=right|5,588||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9471) Ostend||1998 OU13|| align=right|13,5|| align=right|2,794|| align=right|0,083|| align=right|2,44|| align=right|4,670||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9472) Bruges||1998 OD14|| align=right|13,5|| align=right|3,055|| align=right|0,165|| align=right|1,05|| align=right|5,339||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9473) Ghent||1998 OO14|| align=right|14,3|| align=right|2,766|| align=right|0,027|| align=right|4,18|| align=right|4,599||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9474)||1998 QK15|| align=right|14,9|| align=right|2,287|| align=right|0,185|| align=right|5,03|| align=right|3,457||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9475)||1998 QC19|| align=right|13,1|| align=right|3,177|| align=right|0,131|| align=right|3,60|| align=right|5,661||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9476)||1998 QQ36|| align=right|14,0|| align=right|2,453|| align=right|0,110|| align=right|4,48|| align=right|3,842||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9477)||1998 QK41|| align=right|15,2|| align=right|2,293|| align=right|0,050|| align=right|1,79|| align=right|3,472||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9478) Caldeyro||2148 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,090|| align=right|0,144|| align=right|4,70|| align=right|5,432||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9479) Madresplazamayo||2175 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,619|| align=right|0,091|| align=right|4,56|| align=right|4,238||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9480) Inti||2553 P-L|| align=right|13,3|| align=right|3,118|| align=right|0,163|| align=right|0,60|| align=right|5,505||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9481) Menchú||2559 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,288|| align=right|0,094|| align=right|2,75|| align=right|3,459||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9482) Rubéndarío||4065 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,290|| align=right|0,186|| align=right|2,80|| align=right|3,465||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9483) Chagas||4121 P-L|| align=right|13,4|| align=right|3,099|| align=right|0,178|| align=right|8,75|| align=right|5,454||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9484) Wanambi||4590 P-L|| align=right|14,0|| align=right|3,087|| align=right|0,172|| align=right|1,93|| align=right|5,422||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9485) Uluru||6108 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,617|| align=right|0,182|| align=right|3,19|| align=right|4,234||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9486) Utemorrah||6130 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,440|| align=right|0,105|| align=right|4,22|| align=right|3,811||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9487) Kupe||7633 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,839|| align=right|0,061|| align=right|3,31|| align=right|4,783||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9488) Huia||9523 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,291|| align=right|0,118|| align=right|6,33|| align=right|3,467||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9489) Tanemahuta||1146 T-1|| align=right|14,5|| align=right|2,635|| align=right|0,096|| align=right|4,75|| align=right|4,277||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9490) Gosemeijer||1181 T-1|| align=right|13,1|| align=right|2,944|| align=right|0,093|| align=right|3,58|| align=right|5,051||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9491) Thooft||1205 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,215|| align=right|0,134|| align=right|5,06|| align=right|3,295||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9492) Veltman||2066 T-1|| align=right|14,7|| align=right|2,184|| align=right|0,136|| align=right|2,91|| align=right|3,228||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9493) Enescu||3100 T-1|| align=right|13,8|| align=right|2,591|| align=right|0,168|| align=right|7,34|| align=right|4,169||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9494) Donici||3212 T-1|| align=right|13,7|| align=right|2,194|| align=right|0,085|| align=right|3,78|| align=right|3,249||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9495) Eminescu||4177 T-1|| align=right|14,7|| align=right|2,186|| align=right|0,130|| align=right|4,66|| align=right|3,231||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9496) Ockels||4260 T-1|| align=right|13,6|| align=right|2,920|| align=right|0,050|| align=right|2,95|| align=right|4,989||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9497) Dwingeloo||1001 T-2|| align=right|13,3|| align=right|2,949|| align=right|0,097|| align=right|2,25|| align=right|5,063||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9498) Westerbork||1197 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,357|| align=right|0,208|| align=right|1,76|| align=right|3,617||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9499) Excalibur||1269 T-2|| align=right|13,7|| align=right|2,941|| align=right|0,002|| align=right|0,96|| align=right|5,044||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9500) Camelot||1281 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,595|| align=right|0,167|| align=right|12,75|| align=right|4,179||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9501) Ywain||2071 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,593|| align=right|0,266|| align=right|3,07|| align=right|4,174||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9502) Gaimar||2075 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,336|| align=right|0,199|| align=right|4,77|| align=right|3,570||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9503) Agrawain||2180 T-2|| align=right|13,1|| align=right|3,124|| align=right|0,049|| align=right|8,54|| align=right|5,521||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9504) Lionel||2224 T-2|| align=right|13,7|| align=right|2,945|| align=right|0,082|| align=right|2,40|| align=right|5,054||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9505) Lohengrin||4131 T-2|| align=right|14,0|| align=right|3,062|| align=right|0,233|| align=right|3,31|| align=right|5,359||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9506) Telramund||5200 T-2|| align=right|13,0|| align=right|2,994|| align=right|0,028|| align=right|7,69|| align=right|5,180||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9507) Gottfried||5447 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,341|| align=right|0,231|| align=right|8,42|| align=right|3,582||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9508) Titurel||3395 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,320|| align=right|0,050|| align=right|4,69|| align=right|3,533||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9509) Amfortas||3453 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,317|| align=right|0,151|| align=right|6,69|| align=right|3,526||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9510) Gurnemanz||5022 T-3|| align=right|13,9|| align=right|3,083|| align=right|0,012|| align=right|10,11|| align=right|5,413||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9511) Klingsor||5051 T-3|| align=right|12,9|| align=right|2,768|| align=right|0,141|| align=right|10,45|| align=right|4,604||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9512) Feijunlong||1966 CM|| align=right|12,9|| align=right|2,642|| align=right|0,110|| align=right|14,03|| align=right|4,294||MBA||13. února 1966||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(9513)||1971 UN|| align=right|13,0|| align=right|2,454|| align=right|0,237|| align=right|7,71|| align=right|3,843||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(9514) Deineka||1973 SG5|| align=right|15,0|| align=right|2,330|| align=right|0,260|| align=right|2,40|| align=right|3,557||MBA||27. září 1973||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(9515)||1975 RA2|| align=right|13,1|| align=right|2,424|| align=right|0,225|| align=right|23,71|| align=right|3,773||MBA||5. září 1975||El Leoncito||M. R. Cesco
|-
|(9516) Inasan||1976 YL3|| align=right|13,3|| align=right|3,191|| align=right|0,210|| align=right|2,44|| align=right|5,700||MBA||16. prosince 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(9517) Niehaisheng||1977 VL1|| align=right|14,4|| align=right|2,610|| align=right|0,231|| align=right|5,81|| align=right|4,215||MBA||3. listopadu 1977||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(9518) Robbynaish||1978 GA|| align=right|14,4|| align=right|2,365|| align=right|0,143|| align=right|7,96|| align=right|3,636||MBA||7. dubna 1978||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(9519)||1978 VK3|| align=right|13,8|| align=right|2,567|| align=right|0,082|| align=right|4,50|| align=right|4,113||MBA||6. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(9520)||1978 VV6|| align=right|15,1|| align=right|2,247|| align=right|0,206|| align=right|2,83|| align=right|3,368||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(9521) Martinhoffmann||1980 FS1|| align=right|15,3|| align=right|2,262|| align=right|0,146|| align=right|4,11|| align=right|3,400||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(9522)||1981 DS|| align=right|12,5|| align=right|3,561|| align=right|0,066|| align=right|9,88|| align=right|6,720||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9523)||1981 EE1|| align=right|14,1|| align=right|2,451|| align=right|0,132|| align=right|2,93|| align=right|3,836||MBA||5. března 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(9524)||1981 EJ5|| align=right|14,7|| align=right|2,199|| align=right|0,225|| align=right|4,94|| align=right|3,259||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9525)||1981 EF11|| align=right|14,5|| align=right|2,459|| align=right|0,100|| align=right|7,47|| align=right|3,856||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9526)||1981 EC13|| align=right|13,9|| align=right|2,919|| align=right|0,030|| align=right|6,57|| align=right|4,987||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9527)||1981 EH23|| align=right|15,1|| align=right|2,427|| align=right|0,120|| align=right|1,07|| align=right|3,779||MBA||3. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9528)||1981 EH24|| align=right|14,6|| align=right|2,882|| align=right|0,067|| align=right|2,23|| align=right|4,893||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9529)||1981 EF25|| align=right|15,5|| align=right|2,420|| align=right|0,160|| align=right|0,34|| align=right|3,764||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9530)||1981 EO26|| align=right|13,9|| align=right|2,886|| align=right|0,045|| align=right|0,90|| align=right|4,902||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9531) Jean-Luc||1981 QK|| align=right|13,9|| align=right|2,235|| align=right|0,187|| align=right|5,83|| align=right|3,340||MBA||30. srpna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9532) Abramenko||1981 RQ2|| align=right|12,7|| align=right|2,594|| align=right|0,184|| align=right|10,17|| align=right|4,177||MBA||7. září 1981||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(9533) Aleksejleonov||1981 SA7|| align=right|13,7|| align=right|2,618|| align=right|0,175|| align=right|6,61|| align=right|4,235||MBA||28. září 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(9534)||1981 TP|| align=right|13,4|| align=right|3,149|| align=right|0,209|| align=right|1,00|| align=right|5,586||MBA||4. října 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(9535) Plitchenko||1981 UO11|| align=right|13,9|| align=right|2,260|| align=right|0,143|| align=right|4,00|| align=right|3,397||MBA||22. října 1981||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(9536)||1981 UR27|| align=right|12,6|| align=right|2,658|| align=right|0,115|| align=right|13,48|| align=right|4,334||MBA||24. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(9537) Nolan||1982 BM|| align=right|13,5|| align=right|2,699|| align=right|0,148|| align=right|3,45|| align=right|4,433||MBA||18. ledna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9538)||1982 UM2|| align=right|13,7|| align=right|2,521|| align=right|0,141|| align=right|2,27|| align=right|4,003||MBA||20. října 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(9539) Prishvin||1982 UE7|| align=right|13,5|| align=right|3,091|| align=right|0,183|| align=right|1,33|| align=right|5,434||MBA||21. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(9540) Mikhalkov||1982 UJ7|| align=right|12,9|| align=right|3,104|| align=right|0,143|| align=right|2,55|| align=right|5,467||MBA||21. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(9541) Magri||1983 CH|| align=right|13,4|| align=right|2,206|| align=right|0,095|| align=right|5,97|| align=right|3,276||MBA||11. února 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9542) Eryan||1983 TU1|| align=right|13,2|| align=right|2,400|| align=right|0,117|| align=right|8,31|| align=right|3,716||MBA||12. října 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9543) Nitra||1983 XN1|| align=right|13,3|| align=right|3,003|| align=right|0,069|| align=right|8,54|| align=right|5,203||MBA||4. prosince 1983||Piszkesteto||M. Antal
|-
|(9544) Scottbirney||1984 EL|| align=right|12,6|| align=right|3,194|| align=right|0,089|| align=right|5,90|| align=right|5,708||MBA||1. března 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9545) Petrovedomosti||1984 MQ|| align=right|13,2|| align=right|2,721|| align=right|0,271|| align=right|10,03|| align=right|4,487||MBA||25. června 1984||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(9546)||1984 SD6|| align=right|15,1|| align=right|2,288|| align=right|0,160|| align=right|5,86|| align=right|3,459||MBA||22. září 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9547)||1985 AE|| align=right|14,5|| align=right|2,374|| align=right|0,082|| align=right|1,79|| align=right|3,657||MBA||15. ledna 1985||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(9548) Fortran||1985 CN|| align=right|15,0|| align=right|2,377|| align=right|0,242|| align=right|9,64|| align=right|3,665||MBA||13. února 1985||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(9549) Akplatonov||1985 SM2|| align=right|12,2|| align=right|2,607|| align=right|0,109|| align=right|11,13|| align=right|4,210||MBA||19. září 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. I. Černych
|-
|(9550) Victorblanco||1985 TY1|| align=right|13,3|| align=right|2,645|| align=right|0,087|| align=right|8,02|| align=right|4,301||MBA||15. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9551) Kazi||1985 UJ|| align=right|15,7|| align=right|2,630|| align=right|0,423|| align=right|8,90|| align=right|4,263||MBA||20. října 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|(9552)||1985 UY|| align=right|12,3|| align=right|3,432|| align=right|0,087|| align=right|9,96|| align=right|6,357||MBA||24. října 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|(9553) Colas||1985 UG2|| align=right|14,6|| align=right|2,199|| align=right|0,118|| align=right|1,92|| align=right|3,259||MBA||17. října 1985||Caussols||CERGA
|-
|(9554) Dumont||1985 XA|| align=right|14,4|| align=right|1,905|| align=right|0,051|| align=right|24,88|| align=right|2,630||MBA||13. prosince 1985||Caussols||R. Chemin
|-
|(9555)||1986 GC|| align=right|14,0|| align=right|2,362|| align=right|0,083|| align=right|7,19|| align=right|3,630||MBA||2. dubna 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(9556)||1986 GF|| align=right|13,4|| align=right|2,320|| align=right|0,180|| align=right|23,59|| align=right|3,533||MBA||8. dubna 1986||Palomar||INAS
|-
|(9557)||1986 QL2|| align=right|12,4|| align=right|3,162|| align=right|0,154|| align=right|3,55|| align=right|5,622||MBA||28. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9558)||1986 QB3|| align=right|12,8|| align=right|3,197|| align=right|0,181|| align=right|2,89|| align=right|5,715||MBA||29. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9559)||1987 DH6|| align=right|13,2|| align=right|2,695|| align=right|0,107|| align=right|1,40|| align=right|4,423||MBA||23. února 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9560) Anguita||1987 EQ|| align=right|13,8|| align=right|2,171|| align=right|0,056|| align=right|2,37|| align=right|3,198||MBA||3. března 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9561) van Eyck||1987 QT1|| align=right|14,0|| align=right|2,307|| align=right|0,224|| align=right|5,48|| align=right|3,504||MBA||19. srpna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9562) Memling||1987 RG|| align=right|12,5|| align=right|3,092|| align=right|0,182|| align=right|3,53|| align=right|5,436||MBA||1. září 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9563) Kitty||1987 SJ1|| align=right|14,8|| align=right|2,360|| align=right|0,225|| align=right|1,57|| align=right|3,624||MBA||21. září 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9564) Jeffwynn||1987 SG3|| align=right|13,8|| align=right|2,341|| align=right|0,317|| align=right|22,28|| align=right|3,581||MBA||26. září 1987||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(9565) Tikhonov||1987 SU17|| align=right|13,6|| align=right|2,343|| align=right|0,133|| align=right|6,35|| align=right|3,587||MBA||18. září 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(9566) Rykhlova||1987 SX17|| align=right|13,8|| align=right|2,361|| align=right|0,249|| align=right|3,54|| align=right|3,627||MBA||18. září 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(9567) Surgut||1987 US4|| align=right|14,4|| align=right|2,372|| align=right|0,212|| align=right|2,70|| align=right|3,653||MBA||22. října 1987||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(9568)||1988 AX4|| align=right|14,1|| align=right|2,435|| align=right|0,148|| align=right|6,16|| align=right|3,800||MBA||13. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9569) Quintenmatsijs||1988 CL2|| align=right|13,9|| align=right|2,434|| align=right|0,193|| align=right|5,54|| align=right|3,796||MBA||11. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9570)||1988 RQ5|| align=right|13,2|| align=right|2,873|| align=right|0,052|| align=right|3,46|| align=right|4,870||MBA||2. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9571)||1988 RR5|| align=right|14,8|| align=right|2,199|| align=right|0,103|| align=right|2,52|| align=right|3,261||MBA||2. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9572)||1988 RS6|| align=right|15,8|| align=right|2,207|| align=right|0,254|| align=right|1,14|| align=right|3,278||MBA||8. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9573) Matsumotomas||1988 UC|| align=right|13,1|| align=right|2,918|| align=right|0,091|| align=right|2,54|| align=right|4,985||MBA||16. října 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9574) Taku||1988 XB5|| align=right|13,9|| align=right|2,245|| align=right|0,104|| align=right|4,80|| align=right|3,364||MBA||5. prosince 1988||Kiso||T. Nakamura
|-
|(9575)||1989 BW1|| align=right|14,8|| align=right|2,314|| align=right|0,103|| align=right|2,72|| align=right|3,520||MBA||29. ledna 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(9576) van der Weyden||1989 CX2|| align=right|13,2|| align=right|3,066|| align=right|0,114|| align=right|8,60|| align=right|5,369||MBA||4. února 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9577) Gropius||1989 CE5|| align=right|15,4|| align=right|2,417|| align=right|0,126|| align=right|1,84|| align=right|3,757||MBA||2. února 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9578)||1989 GA3|| align=right|14,4|| align=right|2,417|| align=right|0,154|| align=right|1,66|| align=right|3,757||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9579)||1989 GO4|| align=right|14,3|| align=right|2,428|| align=right|0,115|| align=right|1,76|| align=right|3,782||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9580) Tarumi||1989 TB11|| align=right|12,7|| align=right|2,667|| align=right|0,134|| align=right|4,02|| align=right|4,355||MBA||4. října 1989||Minami-Oda||T. Nomura; K. Kawanishi
|-
|(9581)||1990 DM3|| align=right|14,2|| align=right|2,242|| align=right|0,155|| align=right|4,64|| align=right|3,356||MBA||24. února 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9582)||1990 EL7|| align=right|14,0|| align=right|2,166|| align=right|0,046|| align=right|4,56|| align=right|3,188||MBA||3. března 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9583)||1990 HL1|| align=right|14,6|| align=right|2,394|| align=right|0,277|| align=right|22,16|| align=right|3,703||MBA||28. dubna 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(9584) Louchheim||1990 OL4|| align=right|13,8|| align=right|2,422|| align=right|0,233|| align=right|6,22|| align=right|3,768||MBA||25. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9585)||1990 QY2|| align=right|14,1|| align=right|2,479|| align=right|0,101|| align=right|2,32|| align=right|3,903||MBA||28. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9586)||1990 SG11|| align=right|14,4|| align=right|2,451|| align=right|0,191|| align=right|2,45|| align=right|3,836||MBA||16. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9587) Bonpland||1990 UG4|| align=right|13,5|| align=right|2,578|| align=right|0,162|| align=right|13,81|| align=right|4,139||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9588) Quesnay||1990 WE2|| align=right|14,1|| align=right|2,592|| align=right|0,210|| align=right|13,20|| align=right|4,171||MBA||18. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9589) Deridder||1990 WU5|| align=right|14,3|| align=right|2,594|| align=right|0,059|| align=right|4,16|| align=right|4,177||MBA||21. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9590)||1991 DK1|| align=right|11,9|| align=right|5,133|| align=right|0,041|| align=right|6,66|| align=right|11,63||JUT||21. února 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(9591)||1991 FH2|| align=right|13,7|| align=right|2,993|| align=right|0,059|| align=right|0,75|| align=right|5,178||MBA||20. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9592) Clairaut||1991 GK4|| align=right|13,4|| align=right|2,837|| align=right|0,076|| align=right|1,13|| align=right|4,777||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9593)||1991 PZ17|| align=right|14,1|| align=right|2,296|| align=right|0,156|| align=right|6,01|| align=right|3,478||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9594)||1991 RG|| align=right|14,1|| align=right|2,239|| align=right|0,095|| align=right|3,91|| align=right|3,349||MBA||4. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(9595)||1991 RE11|| align=right|13,8|| align=right|2,273|| align=right|0,173|| align=right|4,65|| align=right|3,425||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9596)||1991 RC22|| align=right|14,3|| align=right|2,252|| align=right|0,187|| align=right|3,96|| align=right|3,379||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9597)||1991 UF|| align=right|14,7|| align=right|2,308|| align=right|0,135|| align=right|2,49|| align=right|3,506||MBA||18. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9598)||1991 UQ|| align=right|13,7|| align=right|2,293|| align=right|0,144|| align=right|3,26|| align=right|3,472||MBA||18. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9599) Onotomoko||1991 UP2|| align=right|13,9|| align=right|2,279|| align=right|0,141|| align=right|4,64|| align=right|3,439||MBA||29. října 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9600)||1991 UB3|| align=right|14,4|| align=right|2,294|| align=right|0,198|| align=right|4,94|| align=right|3,473||MBA||31. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9601)||1991 UE3|| align=right|12,7|| align=right|2,258|| align=right|0,190|| align=right|7,33|| align=right|3,393||MBA||18. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9602) Oya||1991 UU3|| align=right|13,9|| align=right|2,282|| align=right|0,162|| align=right|2,24|| align=right|3,447||MBA||31. října 1991||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(9603)||1991 VG2|| align=right|14,6|| align=right|2,382|| align=right|0,174|| align=right|2,73|| align=right|3,676||MBA||9. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9604) Bellevanzuylen||1991 YW|| align=right|14,8|| align=right|2,411|| align=right|0,136|| align=right|5,37|| align=right|3,744||MBA||30. prosince 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(9605)||1992 AP3|| align=right|14,7|| align=right|2,413|| align=right|0,185|| align=right|2,69|| align=right|3,749||MBA||11. ledna 1992||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(9606)||1992 BZ|| align=right|13,9|| align=right|2,454|| align=right|0,130|| align=right|3,12|| align=right|3,843||MBA||28. ledna 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9607)||1992 DS6|| align=right|13,4|| align=right|2,735|| align=right|0,270|| align=right|8,32|| align=right|4,523||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(9608)||1992 PD2|| align=right|12,9|| align=right|3,001|| align=right|0,205|| align=right|7,04|| align=right|5,199||MBA||2. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9609) Ponomarevalya||1992 QL2|| align=right|12,0|| align=right|3,005|| align=right|0,101|| align=right|9,39|| align=right|5,209||MBA||26. srpna 1992||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(9610) Vischer||1992 RQ|| align=right|13,7|| align=right|3,159|| align=right|0,260|| align=right|2,55|| align=right|5,614||MBA||2. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(9611) Anouck||1992 RF7|| align=right|12,8|| align=right|3,187|| align=right|0,088|| align=right|5,12|| align=right|5,688||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9612) Belgorod||1992 RT7|| align=right|12,3|| align=right|3,151|| align=right|0,222|| align=right|7,48|| align=right|5,593||MBA||4. září 1992||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(9613)||1993 BN3|| align=right|14,9|| align=right|2,304|| align=right|0,150|| align=right|7,10|| align=right|3,497||MBA||26. ledna 1993||Kitt Peak||T. J. Balonek
|-
|(9614) Cuvier||1993 BQ4|| align=right|14,4|| align=right|2,290|| align=right|0,100|| align=right|2,13|| align=right|3,465||MBA||27. ledna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(9615) Hemerijckx||1993 BX13|| align=right|14,3|| align=right|2,237|| align=right|0,146|| align=right|4,80|| align=right|3,346||MBA||23. ledna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9616)||1993 FR3|| align=right|14,0|| align=right|2,422|| align=right|0,120|| align=right|5,74|| align=right|3,768||MBA||21. března 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(9617) Grahamchapman||1993 FA5|| align=right|14,1|| align=right|2,225|| align=right|0,113|| align=right|6,14|| align=right|3,318||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9618) Johncleese||1993 FQ8|| align=right|14,7|| align=right|2,370|| align=right|0,140|| align=right|7,98|| align=right|3,647||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9619) Terrygilliam||1993 FS9|| align=right|14,3|| align=right|2,381|| align=right|0,251|| align=right|6,14|| align=right|3,673||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9620) Ericidle||1993 FU13|| align=right|14,2|| align=right|2,251|| align=right|0,155|| align=right|4,25|| align=right|3,377||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9621) Michaelpalin||1993 FT26|| align=right|14,7|| align=right|2,264|| align=right|0,168|| align=right|3,69|| align=right|3,407||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9622) Terryjones||1993 FV26|| align=right|14,7|| align=right|2,256|| align=right|0,193|| align=right|5,81|| align=right|3,387||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9623) Karlsson||1993 FU28|| align=right|14,2|| align=right|2,451|| align=right|0,163|| align=right|3,44|| align=right|3,838||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9624)||1993 FH38|| align=right|13,7|| align=right|2,418|| align=right|0,189|| align=right|3,10|| align=right|3,760||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9625)||1993 HF|| align=right|13,2|| align=right|2,531|| align=right|0,137|| align=right|9,90|| align=right|4,026||MBA||16. dubna 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9626) Stanley||1993 JF1|| align=right|14,0|| align=right|2,414|| align=right|0,158|| align=right|3,25|| align=right|3,751||MBA||14. května 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9627)||1993 LU1|| align=right|13,0|| align=right|2,678|| align=right|0,200|| align=right|11,53|| align=right|4,381||MBA||15. června 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9628)||1993 OB2|| align=right|12,6|| align=right|2,610|| align=right|0,203|| align=right|12,40|| align=right|4,217||MBA||16. července 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(9629) Servet||1993 PU7|| align=right|13,1|| align=right|2,707|| align=right|0,054|| align=right|1,81|| align=right|4,452||MBA||15. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(9630) Castellion||1993 PW7|| align=right|13,6|| align=right|2,775|| align=right|0,156|| align=right|2,80|| align=right|4,622||MBA||15. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(9631) Hubertreeves||1993 SL6|| align=right|13,7|| align=right|2,831|| align=right|0,065|| align=right|2,05|| align=right|4,761||MBA||17. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9632) Sudo||1993 TK3|| align=right|14,6|| align=right|2,997|| align=right|0,296|| align=right|3,45|| align=right|5,189||MBA||15. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9633) Cotur||1993 UP8|| align=right|12,4|| align=right|3,043|| align=right|0,132|| align=right|10,54|| align=right|5,307||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9634)||1993 XB|| align=right|14,0|| align=right|3,080|| align=right|0,137|| align=right|7,01|| align=right|5,404||MBA||4. prosince 1993||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(9635)||1993 XS|| align=right|13,6|| align=right|3,125|| align=right|0,183|| align=right|2,58|| align=right|5,524||MBA||9. prosince 1993||Oohira||T. Urata
|-
|(9636)||1993 YO|| align=right|13,6|| align=right|3,184|| align=right|0,036|| align=right|15,83|| align=right|5,680||MBA||17. prosince 1993||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(9637) Perryrose||1994 PJ2|| align=right|14,4|| align=right|2,390|| align=right|0,233|| align=right|0,87|| align=right|3,695||MBA||9. srpna 1994||Palomar||Palomar
|-
|(9638) Fuchs||1994 PO7|| align=right|14,5|| align=right|2,403|| align=right|0,163|| align=right|0,70|| align=right|3,724||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9639) Scherer||1994 PS11|| align=right|14,2|| align=right|2,400|| align=right|0,058|| align=right|2,32|| align=right|3,716||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9640) Lippens||1994 PP26|| align=right|14,4|| align=right|2,430|| align=right|0,155|| align=right|2,83|| align=right|3,787||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9641) Demazière||1994 PB30|| align=right|14,8|| align=right|2,453|| align=right|0,134|| align=right|4,76|| align=right|3,841||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9642) Takatahiro||1994 RU|| align=right|13,8|| align=right|2,427|| align=right|0,193|| align=right|3,01|| align=right|3,779||MBA||1. září 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9643)||1994 RX|| align=right|14,0|| align=right|2,429|| align=right|0,252|| align=right|8,18|| align=right|3,785||MBA||2. září 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(9644)||1994 WQ3|| align=right|12,5|| align=right|2,908|| align=right|0,154|| align=right|8,41|| align=right|4,959||MBA||26. listopadu 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(9645) Grünewald||1995 AO4|| align=right|13,3|| align=right|2,758|| align=right|0,101|| align=right|3,34|| align=right|4,580||MBA||5. ledna 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9646)||1995 BV|| align=right|12,8|| align=right|3,245|| align=right|0,072|| align=right|2,08|| align=right|5,844||MBA||25. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9647)||1995 UM8|| align=right|15,5|| align=right|2,208|| align=right|0,079|| align=right|4,82|| align=right|3,281||MBA||27. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9648) Gotouhideo||1995 UB9|| align=right|13,3|| align=right|2,272|| align=right|0,172|| align=right|4,74|| align=right|3,423||MBA||30. října 1995||Kashihara||F. Uto
|-
|(9649)||1995 XG|| align=right|14,8|| align=right|2,229|| align=right|0,155|| align=right|3,97|| align=right|3,327||MBA||2. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9650)||1995 YG|| align=right|14,2|| align=right|2,290|| align=right|0,172|| align=right|2,54|| align=right|3,465||MBA||17. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9651) Arii-SooHoo||1996 AJ|| align=right|14,6|| align=right|2,451|| align=right|0,194|| align=right|1,77|| align=right|3,836||MBA||7. ledna 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(9652)||1996 AF2|| align=right|13,0|| align=right|2,418|| align=right|0,167|| align=right|5,97|| align=right|3,760||MBA||12. ledna 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9653)||1996 AL2|| align=right|12,9|| align=right|2,644|| align=right|0,133|| align=right|14,19|| align=right|4,299||MBA||13. ledna 1996||Oohira||T. Urata
|-
|(9654)||1996 AQ2|| align=right|15,2|| align=right|2,343|| align=right|0,173|| align=right|1,13|| align=right|3,586||MBA||13. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9655)||1996 CH1|| align=right|14,0|| align=right|2,369|| align=right|0,070|| align=right|4,97|| align=right|3,645||MBA||11. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9656)||1996 DK1|| align=right|14,1|| align=right|2,373|| align=right|0,169|| align=right|5,13|| align=right|3,654||MBA||23. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9657) Učka||1996 DG2|| align=right|12,8|| align=right|3,140|| align=right|0,175|| align=right|0,89|| align=right|5,563||MBA||24. února 1996||Višnjan||K. Korlević; D. Matkovic
|-
|(9658) Imabari||1996 DD3|| align=right|14,9|| align=right|2,407|| align=right|0,188|| align=right|3,86|| align=right|3,734||MBA||28. února 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(9659)||1996 EJ|| align=right|12,1|| align=right|2,658|| align=right|0,093|| align=right|13,48|| align=right|4,333||MBA||10. března 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9660)||1996 FW4|| align=right|12,9|| align=right|3,192|| align=right|0,116|| align=right|2,06|| align=right|5,701||MBA||22. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(9661) Hohmann||1996 FU13|| align=right|11,4|| align=right|3,946|| align=right|0,234|| align=right|12,99|| align=right|7,836||HLD||18. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(9662) Frankhubbard||1996 GS|| align=right|13,7|| align=right|2,770|| align=right|0,173|| align=right|9,32|| align=right|4,609||MBA||12. dubna 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(9663) Zwin||1996 GC18|| align=right|14,5|| align=right|2,643|| align=right|0,097|| align=right|0,88|| align=right|4,296||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9664) Brueghel||1996 HT14|| align=right|13,0|| align=right|3,202|| align=right|0,108|| align=right|2,33|| align=right|5,729||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9665) Inastronoviny||1996 LA|| align=right|12,9|| align=right|3,075|| align=right|0,116|| align=right|7,72|| align=right|5,390||MBA||5. června 1996||Kleť||Klet
|-
|(9666)||1997 GM22|| align=right|14,2|| align=right|2,642|| align=right|0,189|| align=right|12,37|| align=right|4,294||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(9667)||1997 HC16|| align=right|13,7|| align=right|2,442|| align=right|0,178|| align=right|2,39|| align=right|3,815||MBA||29. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(9668)||1997 LN|| align=right|14,1|| align=right|2,795|| align=right|0,066|| align=right|6,14|| align=right|4,672||MBA||3. června 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(9669) Symmetria||1997 NC3|| align=right|13,1|| align=right|3,210|| align=right|0,196|| align=right|0,45|| align=right|5,751||MBA||8. července 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(9670) Magni||1997 NJ10|| align=right|12,5|| align=right|2,992|| align=right|0,046|| align=right|10,31|| align=right|5,174||MBA||10. července 1997||Campo Imperatore||A. Boattini
|-
|(9671) Hemera||1997 TU9|| align=right|14,0|| align=right|2,708|| align=right|0,428|| align=right|4,76|| align=right|4,456||MBA||5. října 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(9672) Rosenbergerezek||1997 TA10|| align=right|13,1|| align=right|3,190|| align=right|0,053|| align=right|3,73|| align=right|5,695||MBA||5. října 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(9673) Kunishimakoto||1997 UC25|| align=right|14,0|| align=right|2,218|| align=right|0,190|| align=right|4,05|| align=right|3,303||MBA||25. října 1997||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(9674) Slovenija||1998 QU15|| align=right|13,9|| align=right|2,566|| align=right|0,133|| align=right|8,50|| align=right|4,110||MBA||23. srpna 1998||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(9675)||1998 QK36|| align=right|13,2|| align=right|3,159|| align=right|0,112|| align=right|13,77|| align=right|5,614||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9676) Eijkman||2023 P-L|| align=right|13,5|| align=right|3,078|| align=right|0,166|| align=right|0,62|| align=right|5,399||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9677) Gowlandhopkins||2532 P-L|| align=right|13,7|| align=right|3,079|| align=right|0,263|| align=right|8,58|| align=right|5,403||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9678) van der Meer||2584 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,611|| align=right|0,210|| align=right|2,42|| align=right|4,218||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9679) Crutzen||2600 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,432|| align=right|0,169|| align=right|1,27|| align=right|3,792||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9680) Molina||3557 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,272|| align=right|0,108|| align=right|4,66|| align=right|3,423||MBA||22. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9681) Sherwoodrowland||4069 P-L|| align=right|13,3|| align=right|3,081|| align=right|0,042|| align=right|9,08|| align=right|5,407||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9682) Gravesande||4073 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,156|| align=right|0,022|| align=right|2,77|| align=right|3,166||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9683) Rambaldo||4099 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,276|| align=right|0,155|| align=right|5,20|| align=right|3,434||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9684) Olieslagers||4113 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,430|| align=right|0,139|| align=right|1,91|| align=right|3,788||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9685) Korteweg||4247 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,424|| align=right|0,131|| align=right|1,28|| align=right|3,774||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9686) Keesom||4604 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,280|| align=right|0,115|| align=right|2,33|| align=right|3,441||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9687) Uhlenbeck||4614 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,817|| align=right|0,007|| align=right|6,06|| align=right|4,727||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9688) Goudsmit||4665 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,433|| align=right|0,132|| align=right|4,34|| align=right|3,793||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9689) Freudenthal||4831 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,607|| align=right|0,155|| align=right|13,47|| align=right|4,210||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9690) Houtgast||6039 P-L|| align=right|13,1|| align=right|2,806|| align=right|0,175|| align=right|9,22|| align=right|4,700||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9691) Zwaan||6053 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,609|| align=right|0,195|| align=right|3,33|| align=right|4,215||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9692) Kuperus||6354 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,433|| align=right|0,190|| align=right|2,55|| align=right|3,793||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9693) Bleeker||6547 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,428|| align=right|0,209|| align=right|3,09|| align=right|3,782||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9694) Lycomedes||6581 P-L|| align=right|10,5|| align=right|5,201|| align=right|0,038|| align=right|4,93|| align=right|11,87||JUT||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9695) Johnheise||6583 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,284|| align=right|0,099|| align=right|4,15|| align=right|3,452||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9696) Jaffe||6628 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,430|| align=right|0,189|| align=right|1,29|| align=right|3,788||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9697) Louwman||1295 T-1|| align=right|13,6|| align=right|2,911|| align=right|0,044|| align=right|5,44|| align=right|4,967||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9698) Idzerda||2205 T-1|| align=right|14,2|| align=right|2,367|| align=right|0,052|| align=right|7,37|| align=right|3,642||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9699) Baumhauer||3036 T-1|| align=right|13,3|| align=right|2,634|| align=right|0,219|| align=right|11,70|| align=right|4,274||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9700) Paech||3058 T-1|| align=right|14,7|| align=right|2,191|| align=right|0,166|| align=right|6,25|| align=right|3,243||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9701) Mak||1157 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,335|| align=right|0,131|| align=right|2,61|| align=right|3,567||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9702) Tomvandijk||2108 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,328|| align=right|0,104|| align=right|3,04|| align=right|3,552||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9703) Sussenbach||3146 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,332|| align=right|0,069|| align=right|3,73|| align=right|3,561||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9704) Georgebeekman||5469 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,327|| align=right|0,058|| align=right|7,01|| align=right|3,550||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9705) Drummen||3137 T-3|| align=right|13,5|| align=right|3,045|| align=right|0,133|| align=right|10,75|| align=right|5,311||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9706) Bouma||3176 T-3|| align=right|13,5|| align=right|3,007|| align=right|0,103|| align=right|0,43|| align=right|5,213||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9707) Petruskoning||3226 T-3|| align=right|13,6|| align=right|2,605|| align=right|0,144|| align=right|11,12|| align=right|4,203||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9708) Gouka||4140 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,603|| align=right|0,176|| align=right|5,90|| align=right|4,199||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9709) Chrisnell||5192 T-3|| align=right|13,4|| align=right|3,012|| align=right|0,049|| align=right|11,26|| align=right|5,226||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9710)||1964 VN1|| align=right|14,5|| align=right|2,419|| align=right|0,226|| align=right|7,06|| align=right|3,763||MBA||9. listopadu 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(9711) Želetava||1972 PA|| align=right|11,8|| align=right|2,973|| align=right|0,122|| align=right|8,74|| align=right|5,127||MBA||7. srpna 1972||Zimmerwald||P. Wild; I. Bauersima
|-
|(9712) Nauplius||1973 SO1|| align=right|10,8|| align=right|5,233|| align=right|0,127|| align=right|8,47|| align=right|11,98||JUT||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9713) Oceax||1973 SP1|| align=right|11,1|| align=right|5,199|| align=right|0,055|| align=right|4,16|| align=right|11,86||JUT||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9714)||1975 LF1|| align=right|12,5|| align=right|3,108|| align=right|0,057|| align=right|19,56|| align=right|5,480||MBA||1. června 1975||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(9715)||1975 SB1|| align=right|13,1|| align=right|3,168|| align=right|0,044|| align=right|9,60|| align=right|5,638||MBA||30. září 1975||Palomar||S. J. Bus
|-
|(9716) Severina||1975 UE|| align=right|13,5|| align=right|2,426|| align=right|0,206|| align=right|2,27|| align=right|3,777||MBA||27. října 1975||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(9717) Lyudvasilia||1976 SR5|| align=right|13,8|| align=right|2,335|| align=right|0,110|| align=right|7,68|| align=right|3,567||MBA||24. září 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(9718)||1976 YR1|| align=right|13,8|| align=right|2,365|| align=right|0,148|| align=right|5,93|| align=right|3,637||MBA||16. prosince 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(9719) Yakage||1977 DF2|| align=right|13,4|| align=right|2,766|| align=right|0,044|| align=right|5,09|| align=right|4,599||MBA||18. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(9720) Ulfbirgitta||1980 FH1|| align=right|13,1|| align=right|2,934|| align=right|0,112|| align=right|11,99|| align=right|5,024||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(9721) Doty||1980 GB|| align=right|14,1|| align=right|2,275|| align=right|0,104|| align=right|8,33|| align=right|3,431||MBA||14. dubna 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9722)||1981 EZ|| align=right|15,4|| align=right|2,409|| align=right|0,175|| align=right|1,25|| align=right|3,739||MBA||4. března 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(9723)||1981 EP13|| align=right|14,0|| align=right|2,149|| align=right|0,119|| align=right|4,99|| align=right|3,149||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9724)||1981 EW17|| align=right|14,9|| align=right|2,402|| align=right|0,153|| align=right|1,88|| align=right|3,721||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9725)||1981 EE19|| align=right|15,0|| align=right|2,459|| align=right|0,166|| align=right|1,88|| align=right|3,856||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9726)||1981 EY19|| align=right|14,2|| align=right|2,873|| align=right|0,034|| align=right|1,08|| align=right|4,868||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9727)||1981 EW24|| align=right|13,0|| align=right|2,890|| align=right|0,074|| align=right|2,36|| align=right|4,913||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9728)||1981 EX38|| align=right|14,6|| align=right|2,479|| align=right|0,186|| align=right|7,23|| align=right|3,902||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9729)||1981 RQ|| align=right|13,5|| align=right|2,579|| align=right|0,185|| align=right|13,11|| align=right|4,141||MBA||7. září 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|(9730)||1982 FA|| align=right|14,2|| align=right|2,268|| align=right|0,147|| align=right|1,62|| align=right|3,414||MBA||23. března 1982||Mt. Lemmon||M. L. Sitko; W. A. Stern
|-
|(9731)||1982 JD1|| align=right|13,7|| align=right|2,382|| align=right|0,173|| align=right|8,40|| align=right|3,676||MBA||15. května 1982||Palomar||Palomar
|-
|(9732) Juchnovski||1984 SJ7|| align=right|14,0|| align=right|2,242|| align=right|0,125|| align=right|7,63|| align=right|3,357||MBA||24. září 1984||Smolyan||V. Škodrov; V. Ivanova
|-
|(9733) Valtikhonov||1985 SC3|| align=right|15,3|| align=right|2,188|| align=right|0,199|| align=right|6,41|| align=right|3,236||MBA||19. září 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. I. Černych
|-
|(9734)||1986 CB2|| align=right|14,1|| align=right|2,287|| align=right|0,119|| align=right|4,67|| align=right|3,458||MBA||12. února 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9735)||1986 JD|| align=right|13,6|| align=right|2,354|| align=right|0,171|| align=right|8,95|| align=right|3,612||MBA||2. května 1986||Palomar||INAS
|-
|(9736)||1986 QP2|| align=right|13,4|| align=right|3,152|| align=right|0,188|| align=right|2,33|| align=right|5,596||MBA||28. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9737) Dudarova||1986 SC2|| align=right|13,6|| align=right|2,459|| align=right|0,178|| align=right|11,34|| align=right|3,855||MBA||29. září 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(9738)||1987 DF6|| align=right|13,0|| align=right|2,667|| align=right|0,122|| align=right|12,56|| align=right|4,354||MBA||23. února 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9739) Powell||1987 SH7|| align=right|13,7|| align=right|1,940|| align=right|0,079|| align=right|18,68|| align=right|2,702||MBA||26. září 1987||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(9740)||1987 ST11|| align=right|13,8|| align=right|2,362|| align=right|0,132|| align=right|5,80|| align=right|3,628||MBA||23. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9741) Solokhin||1987 UU4|| align=right|13,9|| align=right|2,307|| align=right|0,163|| align=right|6,59|| align=right|3,503||MBA||22. října 1987||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(9742) Worpswede||1987 WT1|| align=right|12,9|| align=right|3,200|| align=right|0,099|| align=right|4,59|| align=right|5,723||MBA||26. listopadu 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9743)||1988 GD|| align=right|13,5|| align=right|2,431|| align=right|0,106|| align=right|5,22|| align=right|3,789||MBA||8. dubna 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(9744) Nielsen||1988 JW|| align=right|13,4|| align=right|2,615|| align=right|0,297|| align=right|13,55|| align=right|4,227||MBA||9. května 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(9745) Shinkenwada||1988 VY|| align=right|13,6|| align=right|2,929|| align=right|0,104|| align=right|1,76|| align=right|5,012||MBA||2. listopadu 1988||Geisei||T. Seki
|-
|(9746) Kazukoichikawa||1988 VS1|| align=right|14,1|| align=right|2,208|| align=right|0,206|| align=right|3,24|| align=right|3,281||MBA||7. listopadu 1988||Yatsugatake||Y. Kushida; M. Inoue
|-
|(9747)||1989 AT|| align=right|12,4|| align=right|3,034|| align=right|0,116|| align=right|13,24|| align=right|5,283||MBA||4. ledna 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9748) van Ostaijen||1989 CS2|| align=right|14,1|| align=right|2,340|| align=right|0,066|| align=right|6,56|| align=right|3,578||MBA||4. února 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9749) Van den Eijnde||1989 GC1|| align=right|14,3|| align=right|2,445|| align=right|0,127|| align=right|2,83|| align=right|3,824||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9750)||1989 NE1|| align=right|13,8|| align=right|2,569|| align=right|0,251|| align=right|12,76|| align=right|4,118||MBA||8. července 1989||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(9751) Kadota||1990 QM|| align=right|13,7|| align=right|2,428|| align=right|0,179|| align=right|2,84|| align=right|3,784||MBA||20. srpna 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(9752)||1990 QZ1|| align=right|14,0|| align=right|2,401|| align=right|0,083|| align=right|7,18|| align=right|3,721||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9753)||1990 QL3|| align=right|14,0|| align=right|2,430|| align=right|0,145|| align=right|5,67|| align=right|3,787||MBA||28. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9754)||1990 QJ4|| align=right|14,5|| align=right|2,414|| align=right|0,193|| align=right|2,45|| align=right|3,750||MBA||23. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9755)||1990 RR2|| align=right|13,1|| align=right|2,458|| align=right|0,139|| align=right|6,67|| align=right|3,854||MBA||15. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9756) Ezaki||1991 CC3|| align=right|13,7|| align=right|2,733|| align=right|0,112|| align=right|4,46|| align=right|4,518||MBA||12. února 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(9757) Felixdejager||1991 GA6|| align=right|13,2|| align=right|2,899|| align=right|0,061|| align=right|0,94|| align=right|4,935||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9758) Dainty||1991 GZ9|| align=right|14,1|| align=right|2,742|| align=right|0,224|| align=right|7,53|| align=right|4,540||MBA||13. dubna 1991||Siding Spring||D. I. Steel
|-
|(9759)||1991 NE7|| align=right|13,0|| align=right|3,155|| align=right|0,097|| align=right|5,19|| align=right|5,603||MBA||12. července 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9760)||1991 PJ13|| align=right|15,3|| align=right|2,240|| align=right|0,154|| align=right|2,66|| align=right|3,352||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9761) Krautter||1991 RR4|| align=right|14,2|| align=right|2,259|| align=right|0,161|| align=right|3,61|| align=right|3,394||MBA||13. září 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(9762) Hermannhesse||1991 RA5|| align=right|14,9|| align=right|2,248|| align=right|0,065|| align=right|3,74|| align=right|3,370||MBA||13. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(9763)||1991 RU17|| align=right|13,7|| align=right|2,246|| align=right|0,030|| align=right|3,32|| align=right|3,366||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9764) Morgenstern||1991 UE5|| align=right|14,5|| align=right|2,320|| align=right|0,189|| align=right|7,21|| align=right|3,533||MBA||30. října 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9765)||1991 XZ|| align=right|13,8|| align=right|2,280|| align=right|0,177|| align=right|4,34|| align=right|3,441||MBA||14. prosince 1991||Fujieda||H. Shiozawa; M. Kizawa
|-
|(9766) Bradbury||1992 DZ2|| align=right|14,2|| align=right|2,451|| align=right|0,083|| align=right|1,28|| align=right|3,837||MBA||24. února 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(9767) Midsomer Norton||1992 EB1|| align=right|16,4|| align=right|3,382|| align=right|0,571|| align=right|21,51|| align=right|6,220||MBA||10. března 1992||Siding Spring||D. I. Steel
|-
|(9768) Stephenmaran||1992 GB1|| align=right|13,7|| align=right|2,427|| align=right|0,213|| align=right|24,25|| align=right|3,781||MBA||5. dubna 1992||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(9769) Nautilus||1993 DG2|| align=right|14,2|| align=right|2,238|| align=right|0,114|| align=right|6,50|| align=right|3,348||MBA||24. února 1993||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(9770) Discovery||1993 EE|| align=right|14,8|| align=right|2,283|| align=right|0,147|| align=right|3,96|| align=right|3,450||MBA||1. března 1993||Oohira||T. Urata
|-
|(9771)||1993 FU17|| align=right|14,1|| align=right|2,247|| align=right|0,135|| align=right|7,35|| align=right|3,368||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9772)||1993 MB|| align=right|13,5|| align=right|2,677|| align=right|0,188|| align=right|13,29|| align=right|4,378||MBA||16. června 1993||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(9773)||1993 MG1|| align=right|13,6|| align=right|2,688|| align=right|0,384|| align=right|14,65|| align=right|4,406||MBA||23. června 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(9774) Annjudge||1993 NO|| align=right|14,1|| align=right|2,534|| align=right|0,125|| align=right|0,54|| align=right|4,033||MBA||12. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9775) Joeferguson||1993 OH12|| align=right|14,4|| align=right|2,613|| align=right|0,152|| align=right|2,57|| align=right|4,222||MBA||19. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9776)||1993 VL3|| align=right|13,4|| align=right|2,911|| align=right|0,021|| align=right|3,39|| align=right|4,965||MBA||11. listopadu 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9777) Enterprise||1994 OB|| align=right|14,0|| align=right|2,397|| align=right|0,234|| align=right|3,28|| align=right|3,711||MBA||31. července 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(9778) Isabelallende||1994 PA19|| align=right|14,7|| align=right|2,428|| align=right|0,188|| align=right|1,81|| align=right|3,782||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9779)||1994 RA11|| align=right|14,3|| align=right|2,362|| align=right|0,226|| align=right|2,50|| align=right|3,629||MBA||1. září 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9780) Bandersnatch||1994 SB|| align=right|13,1|| align=right|2,201|| align=right|0,103|| align=right|6,27|| align=right|3,264||MBA||25. září 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(9781) Jubjubbird||1994 UB1|| align=right|13,8|| align=right|2,462|| align=right|0,174|| align=right|8,56|| align=right|3,862||MBA||31. října 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(9782) Edo||1994 WM|| align=right|13,4|| align=right|2,558|| align=right|0,157|| align=right|8,95|| align=right|4,090||MBA||25. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9783) Tensho-kan||1994 YD1|| align=right|13,8|| align=right|2,670|| align=right|0,105|| align=right|1,96|| align=right|4,361||MBA||28. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9784) Yotsubashi||1994 YJ1|| align=right|13,2|| align=right|2,746|| align=right|0,056|| align=right|5,47|| align=right|4,550||MBA||31. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9785) Senjikan||1994 YX1|| align=right|13,4|| align=right|2,750|| align=right|0,056|| align=right|3,13|| align=right|4,559||MBA||31. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9786) Gakutensoku||1995 BB|| align=right|13,6|| align=right|2,844|| align=right|0,078|| align=right|1,06|| align=right|4,795||MBA||19. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9787)||1995 BA3|| align=right|13,7|| align=right|2,794|| align=right|0,124|| align=right|1,49|| align=right|4,670||MBA||27. ledna 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9788)||1995 EQ1|| align=right|13,1|| align=right|3,091|| align=right|0,138|| align=right|1,91|| align=right|5,433||MBA||11. března 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9789)||1995 GO7|| align=right|12,5|| align=right|3,143|| align=right|0,131|| align=right|1,91|| align=right|5,572||MBA||4. dubna 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9790)||1995 OK8|| align=right|11,2|| align=right|5,257|| align=right|0,055|| align=right|5,92|| align=right|12,06||JUT||25. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(9791)||1995 YD1|| align=right|13,6|| align=right|2,303|| align=right|0,071|| align=right|8,79|| align=right|3,494||MBA||21. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9792)||1996 BX1|| align=right|13,8|| align=right|2,361|| align=right|0,153|| align=right|11,20|| align=right|3,628||MBA||23. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9793) Torvalds||1996 BW4|| align=right|15,2|| align=right|2,255|| align=right|0,161|| align=right|3,66|| align=right|3,386||MBA||16. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(9794)||1996 FO5|| align=right|13,9|| align=right|2,367|| align=right|0,141|| align=right|8,91|| align=right|3,641||MBA||25. března 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(9795) Deprez||1996 GJ19|| align=right|13,9|| align=right|2,910|| align=right|0,070|| align=right|1,84|| align=right|4,962||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9796)||1996 HW|| align=right|13,0|| align=right|2,568|| align=right|0,038|| align=right|15,04|| align=right|4,116||MBA||19. dubna 1996||Sormano||F. Manca; P. Chiavenna
|-
|(9797) Raes||1996 HR21|| align=right|13,3|| align=right|3,173|| align=right|0,165|| align=right|1,22|| align=right|5,652||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9798)||1996 JK|| align=right|11,8|| align=right|3,003|| align=right|0,097|| align=right|10,82|| align=right|5,204||MBA||8. května 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9799)||1996 RJ|| align=right|9,9|| align=right|5,196|| align=right|0,048|| align=right|30,52|| align=right|11,85||JUT||8. září 1996||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(9800)||1997 ES2|| align=right|14,1|| align=right|2,373|| align=right|0,202|| align=right|3,08|| align=right|3,655||MBA||4. března 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9801)||1997 FX3|| align=right|14,6|| align=right|2,651|| align=right|0,336|| align=right|2,26|| align=right|4,316||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(9802)||1997 GQ6|| align=right|14,7|| align=right|2,529|| align=right|0,178|| align=right|4,42|| align=right|4,021||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(9803)||1997 GL8|| align=right|14,4|| align=right|2,445|| align=right|0,161|| align=right|4,74|| align=right|3,822||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(9804)||1997 NU|| align=right|13,0|| align=right|2,671|| align=right|0,120|| align=right|13,51|| align=right|4,364||MBA||1. července 1997||Wise||E. O. Ofek
|-
|(9805)||1997 NZ|| align=right|12,4|| align=right|2,608|| align=right|0,161|| align=right|12,06|| align=right|4,210||MBA||1. července 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(9806)||1997 NR6|| align=right|12,9|| align=right|2,984|| align=right|0,113|| align=right|11,42|| align=right|5,155||MBA||10. července 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(9807)||1997 SJ4|| align=right|11,0|| align=right|5,211|| align=right|0,154|| align=right|4,97|| align=right|11,90||JUT||27. září 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9808)||1998 QS70|| align=right|13,8|| align=right|2,584|| align=right|0,104|| align=right|12,32|| align=right|4,154||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9809) Jimdarwin||1998 RZ5|| align=right|15,2|| align=right|2,615|| align=right|0,175|| align=right|3,16|| align=right|4,229||MBA||13. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(9810)||1998 RJ65|| align=right|14,2|| align=right|2,256|| align=right|0,166|| align=right|3,91|| align=right|3,388||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(9811) Cavadore||1998 ST|| align=right|15,8|| align=right|2,272|| align=right|0,157|| align=right|1,54|| align=right|3,424||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(9812) Danco||1998 SJ144|| align=right|14,3|| align=right|2,265|| align=right|0,133|| align=right|6,24|| align=right|3,407||MBA||18. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9813) Rozgaj||1998 TP5|| align=right|14,1|| align=right|2,272|| align=right|0,127|| align=right|1,63|| align=right|3,423||MBA||13. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(9814) Ivobenko||1998 UU18|| align=right|15,5|| align=right|2,278|| align=right|0,221|| align=right|4,20|| align=right|3,438||MBA||23. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(9815) Mariakirch||2079 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,811|| align=right|0,071|| align=right|4,85|| align=right|4,712||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9816) von Matt||2643 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,689|| align=right|0,062|| align=right|21,94|| align=right|4,409||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9817) Thersander||6540 P-L|| align=right|11,1|| align=right|5,301|| align=right|0,042|| align=right|9,16|| align=right|12,21||JUT||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9818) Eurymachos||6591 P-L|| align=right|11,0|| align=right|5,256|| align=right|0,005|| align=right|7,48|| align=right|12,05||JUT||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9819) Sangerhausen||2172 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,189|| align=right|0,181|| align=right|2,46|| align=right|3,238||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9820) Hempel||3064 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,351|| align=right|0,144|| align=right|0,27|| align=right|3,605||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9821) Gitakresáková||4033 T-1|| align=right|14,6|| align=right|2,383|| align=right|0,135|| align=right|5,34|| align=right|3,677||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9822) Hajduková||4114 T-1|| align=right|14,4|| align=right|2,365|| align=right|0,161|| align=right|3,05|| align=right|3,636||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9823) Annantalová||4271 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,383|| align=right|0,133|| align=right|6,83|| align=right|3,678||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9824) Marylea||3033 T-2|| align=right|13,4|| align=right|2,878|| align=right|0,063|| align=right|3,00|| align=right|4,881||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9825) Oetken||1214 T-3|| align=right|12,9|| align=right|3,004|| align=right|0,092|| align=right|9,11|| align=right|5,207||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9826) Ehrenfreund||2114 T-3|| align=right|13,1|| align=right|2,992|| align=right|0,094|| align=right|8,94|| align=right|5,174||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9827)||1958 TL1|| align=right|12,5|| align=right|3,162|| align=right|0,187|| align=right|17,69|| align=right|5,621||MBA||8. října 1958||Flagstaff||Lowell Observatory
|-
|(9828) Antimachos||1973 SS|| align=right|11,7|| align=right|5,166|| align=right|0,085|| align=right|3,22|| align=right|11,75||JUT||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9829) Murillo||1973 SJ1|| align=right|12,1|| align=right|3,967|| align=right|0,126|| align=right|2,64|| align=right|7,899||HLD||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9830)||1978 VE11|| align=right|15,2|| align=right|2,215|| align=right|0,058|| align=right|6,14|| align=right|3,295||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(9831) Simongreen||1979 QZ|| align=right|15,2|| align=right|2,417|| align=right|0,210|| align=right|2,40|| align=right|3,756||MBA||22. srpna 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(9832)||1981 EH3|| align=right|15,0|| align=right|2,430|| align=right|0,122|| align=right|7,01|| align=right|3,787||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9833) Rilke||1982 DW3|| align=right|14,0|| align=right|2,276|| align=right|0,113|| align=right|3,77|| align=right|3,434||MBA||21. února 1982||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9834) Kirsanov||1982 TS1|| align=right|12,9|| align=right|3,028|| align=right|0,082|| align=right|8,77|| align=right|5,267||MBA||14. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(9835)||1984 UD|| align=right|13,3|| align=right|2,744|| align=right|0,249|| align=right|9,23|| align=right|4,543||MBA||17. října 1984||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(9836) Aarseth||1985 TU|| align=right|14,1|| align=right|2,621|| align=right|0,222|| align=right|1,57|| align=right|4,243||MBA||15. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9837)||1986 AA2|| align=right|12,7|| align=right|2,709|| align=right|0,025|| align=right|5,78|| align=right|4,459||MBA||12. ledna 1986||Anderson Mesa||I. Horowitz
|-
|(9838) Falz-Fein||1987 RN6|| align=right|12,8|| align=right|2,996|| align=right|0,056|| align=right|5,95|| align=right|5,185||MBA||4. září 1987||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(9839) Crabbegat||1988 CT2|| align=right|14,2|| align=right|2,466|| align=right|0,107|| align=right|3,01|| align=right|3,872||MBA||11. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9840)||1988 RQ2|| align=right|12,5|| align=right|2,780|| align=right|0,072|| align=right|10,90|| align=right|4,634||MBA||8. září 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(9841)||1988 UT|| align=right|15,3|| align=right|2,190|| align=right|0,161|| align=right|2,20|| align=right|3,239||MBA||18. října 1988||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(9842) Funakoshi||1989 AS1|| align=right|13,6|| align=right|2,246|| align=right|0,091|| align=right|2,91|| align=right|3,366||MBA||15. ledna 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9843)||1989 AL3|| align=right|14,7|| align=right|2,258|| align=right|0,085|| align=right|5,07|| align=right|3,393||MBA||4. ledna 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(9844) Otani||1989 WF1|| align=right|13,8|| align=right|2,699|| align=right|0,219|| align=right|12,93|| align=right|4,433||MBA||23. listopadu 1989||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(9845) Okamuraosamu||1990 FM1|| align=right|12,3|| align=right|2,795|| align=right|0,166|| align=right|8,22|| align=right|4,672||MBA||27. března 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9846)||1990 OS1|| align=right|13,6|| align=right|2,361|| align=right|0,189|| align=right|9,69|| align=right|3,627||MBA||29. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9847)||1990 QJ5|| align=right|14,6|| align=right|2,381|| align=right|0,213|| align=right|2,75|| align=right|3,673||MBA||25. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9848) Yugra||1990 QX17|| align=right|13,5|| align=right|2,381|| align=right|0,228|| align=right|1,25|| align=right|3,673||MBA||26. srpna 1990||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(9849)||1990 RF2|| align=right|13,5|| align=right|2,381|| align=right|0,160|| align=right|1,75|| align=right|3,673||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9850)||1990 TM5|| align=right|14,2|| align=right|2,370|| align=right|0,134|| align=right|6,14|| align=right|3,648||MBA||9. října 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(9851) Sakamoto||1990 UG3|| align=right|13,4|| align=right|2,596|| align=right|0,318|| align=right|6,49|| align=right|4,182||MBA||24. října 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9852)||1990 YX|| align=right|14,5|| align=right|2,553|| align=right|0,138|| align=right|5,25|| align=right|4,079||MBA||24. prosince 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(9853)||1991 AN2|| align=right|12,9|| align=right|2,560|| align=right|0,177|| align=right|17,71|| align=right|4,095||MBA||7. ledna 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(9854) Karlheinz||1991 AC3|| align=right|14,0|| align=right|2,646|| align=right|0,157|| align=right|4,53|| align=right|4,303||MBA||15. ledna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9855)||1991 CU|| align=right|13,2|| align=right|2,583|| align=right|0,094|| align=right|9,98|| align=right|4,150||MBA||7. února 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(9856)||1991 EE|| align=right|17,4|| align=right|2,248|| align=right|0,623|| align=right|9,77|| align=right|3,369||APL PHA||13. března 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(9857)||1991 EN|| align=right|10,3|| align=right|5,129|| align=right|0,027|| align=right|19,64|| align=right|11,62||JUT||10. března 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(9858)||1991 OL1|| align=right|12,8|| align=right|3,210|| align=right|0,192|| align=right|2,78|| align=right|5,749||MBA||18. července 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9859) Van Lierde||1991 PE5|| align=right|12,6|| align=right|2,876|| align=right|0,012|| align=right|1,22|| align=right|4,877||MBA||3. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9860) Archaeopteryx||1991 PW9|| align=right|12,9|| align=right|3,160|| align=right|0,080|| align=right|9,98|| align=right|5,617||MBA||6. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9861) Jahreiss||1991 RB3|| align=right|14,9|| align=right|2,226|| align=right|0,146|| align=right|2,93|| align=right|3,320||MBA||9. září 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(9862)||1991 RA6|| align=right|13,9|| align=right|2,353|| align=right|0,202|| align=right|5,54|| align=right|3,608||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9863) Reichardt||1991 RJ7|| align=right|13,9|| align=right|2,239|| align=right|0,118|| align=right|3,36|| align=right|3,349||MBA||13. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(9864)||1991 RT17|| align=right|12,8|| align=right|3,081|| align=right|0,140|| align=right|1,54|| align=right|5,408||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9865) Akiraohta||1991 TP1|| align=right|14,4|| align=right|2,205|| align=right|0,216|| align=right|3,80|| align=right|3,273||MBA||3. října 1991||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(9866) Kanaimitsuo||1991 TV4|| align=right|14,2|| align=right|2,173|| align=right|0,176|| align=right|3,04|| align=right|3,202||MBA||15. října 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(9867)||1991 VM|| align=right|14,2|| align=right|2,264|| align=right|0,192|| align=right|5,56|| align=right|3,407||MBA||3. listopadu 1991||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(9868)||1991 VP1|| align=right|14,5|| align=right|2,256|| align=right|0,129|| align=right|4,93|| align=right|3,387||MBA||4. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9869) Yadoumaru||1992 CD1|| align=right|13,6|| align=right|2,363|| align=right|0,130|| align=right|2,92|| align=right|3,632||MBA||9. února 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9870) Maehata||1992 DA|| align=right|13,6|| align=right|2,342|| align=right|0,169|| align=right|3,72|| align=right|3,583||MBA||24. února 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(9871) Jeon||1992 DG1|| align=right|13,0|| align=right|2,370|| align=right|0,152|| align=right|5,58|| align=right|3,648||MBA||28. února 1992||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(9872) Solf||1992 DJ4|| align=right|14,6|| align=right|2,369|| align=right|0,089|| align=right|6,60|| align=right|3,647||MBA||27. února 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9873)||1992 GH|| align=right|13,5|| align=right|1,862|| align=right|0,077|| align=right|19,24|| align=right|2,541||MBA||9. dubna 1992||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(9874)||1993 FG23|| align=right|14,1|| align=right|2,177|| align=right|0,073|| align=right|1,97|| align=right|3,211||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9875)||1993 FH25|| align=right|13,5|| align=right|2,447|| align=right|0,053|| align=right|4,94|| align=right|3,828||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9876)||1993 FY37|| align=right|14,6|| align=right|2,291|| align=right|0,187|| align=right|4,28|| align=right|3,467||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9877)||1993 ST3|| align=right|13,1|| align=right|2,704|| align=right|0,232|| align=right|7,75|| align=right|4,446||MBA||18. září 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9878) Sostero||1994 FQ|| align=right|14,2|| align=right|3,092|| align=right|0,125|| align=right|16,40|| align=right|5,436||MBA||17. března 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(9879) Mammuthus||1994 PZ29|| align=right|15,1|| align=right|2,383|| align=right|0,248|| align=right|3,71|| align=right|3,679||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9880) Stegosaurus||1994 PQ31|| align=right|14,9|| align=right|2,288|| align=right|0,111|| align=right|3,47|| align=right|3,461||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9881)||1994 SE|| align=right|15,9|| align=right|2,342|| align=right|0,410|| align=right|8,09|| align=right|3,584||MBA||25. září 1994||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(9882) Stallman||1994 SS9|| align=right|16,0|| align=right|2,393|| align=right|0,183|| align=right|0,99|| align=right|3,702||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(9883)||1994 TU1|| align=right|14,8|| align=right|2,354|| align=right|0,144|| align=right|6,88|| align=right|3,611||MBA||8. října 1994||Camarillo||J. E. Rogers
|-
|(9884) Příbram||1994 TN3|| align=right|15,6|| align=right|2,378|| align=right|0,139|| align=right|1,87|| align=right|3,667||MBA||12. října 1994||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(9885) Linux||1994 TM14|| align=right|13,7|| align=right|2,359|| align=right|0,067|| align=right|6,12|| align=right|3,622||MBA||12. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(9886) Aoyagi||1994 VM7|| align=right|14,7|| align=right|2,413|| align=right|0,177|| align=right|3,29|| align=right|3,748||MBA||8. listopadu 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(9887)||1995 AH|| align=right|13,9|| align=right|2,614|| align=right|0,130|| align=right|4,16|| align=right|4,225||MBA||2. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9888)||1995 CD|| align=right|12,9|| align=right|2,664|| align=right|0,054|| align=right|3,91|| align=right|4,349||MBA||1. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9889)||1995 FG1|| align=right|12,6|| align=right|2,880|| align=right|0,022|| align=right|0,95|| align=right|4,886||MBA||28. března 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9890)||1995 SY2|| align=right|14,6|| align=right|2,170|| align=right|0,142|| align=right|0,71|| align=right|3,197||MBA||20. září 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9891)||1995 XN1|| align=right|12,7|| align=right|2,593|| align=right|0,136|| align=right|14,13|| align=right|4,175||MBA||15. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9892)||1995 YN3|| align=right|14,0|| align=right|2,263|| align=right|0,143|| align=right|6,21|| align=right|3,404||MBA||27. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9893)||1996 AA1|| align=right|14,2|| align=right|2,238|| align=right|0,128|| align=right|1,14|| align=right|3,348||MBA||12. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9894)||1996 BS1|| align=right|13,8|| align=right|2,378|| align=right|0,088|| align=right|4,17|| align=right|3,667||MBA||23. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9895)||1996 BR3|| align=right|13,7|| align=right|2,260|| align=right|0,169|| align=right|4,54|| align=right|3,398||MBA||27. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9896)||1996 BL17|| align=right|14,0|| align=right|2,247|| align=right|0,092|| align=right|6,44|| align=right|3,367||MBA||22. ledna 1996||Socorro||Lincoln Laboratory ETS
|-
|(9897) Malerba||1996 CX7|| align=right|14,1|| align=right|2,222|| align=right|0,203|| align=right|6,38|| align=right|3,312||MBA||14. února 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|(9898)||1996 DF|| align=right|12,7|| align=right|2,369|| align=right|0,069|| align=right|5,92|| align=right|3,646||MBA||18. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9899)||1996 EH|| align=right|13,4|| align=right|2,364|| align=right|0,154|| align=right|7,86|| align=right|3,633||MBA||12. března 1996||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(9900) Llull||1997 LL6|| align=right|13,5|| align=right|2,141|| align=right|0,212|| align=right|3,50|| align=right|3,133||MBA||13. června 1997||Mallorca||M. Blasco
|-
|(9901)||1997 NV|| align=right|14,4|| align=right|2,348|| align=right|0,130|| align=right|5,36|| align=right|3,597||MBA||1. července 1997||Kleť||Klet
|-
|(9902) Kirkpatrick||1997 NY|| align=right|14,7|| align=right|2,211|| align=right|0,083|| align=right|5,32|| align=right|3,287||MBA||3. července 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(9903) Leonhardt||1997 NA1|| align=right|14,4|| align=right|3,074|| align=right|0,246|| align=right|1,69|| align=right|5,389||MBA||4. července 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(9904) Mauratombelli||1997 OC1|| align=right|14,3|| align=right|2,733|| align=right|0,189|| align=right|8,48|| align=right|4,517||MBA||29. července 1997||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(9905) Tiziano||4611 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,405|| align=right|0,129|| align=right|12,73|| align=right|3,729||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9906) Tintoretto||6523 P-L|| align=right|13,2|| align=right|2,623|| align=right|0,179|| align=right|13,40|| align=right|4,247||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9907) Oileus||6541 P-L|| align=right|11,6|| align=right|5,309|| align=right|0,067|| align=right|8,14|| align=right|12,23||JUT||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9908) Aue||2140 T-1|| align=right|13,2|| align=right|2,903|| align=right|0,052|| align=right|2,49|| align=right|4,946||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9909) Eschenbach||4355 T-1|| align=right|13,8|| align=right|2,348|| align=right|0,166|| align=right|4,32|| align=right|3,598||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9910) Vogelweide||3181 T-2|| align=right|14,0|| align=right|2,874|| align=right|0,029|| align=right|3,37|| align=right|4,871||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9911) Quantz||4129 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,301|| align=right|0,146|| align=right|5,21|| align=right|3,489||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9912) Donizetti||2078 T-3|| align=right|12,8|| align=right|2,565|| align=right|0,147|| align=right|7,27|| align=right|4,108||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9913) Humperdinck||4071 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,288|| align=right|0,145|| align=right|4,98|| align=right|3,460||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9914) Obukhova||1976 UJ4|| align=right|14,0|| align=right|2,673|| align=right|0,208|| align=right|3,47|| align=right|4,369||MBA||28. října 1976||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(9915) Potanin||1977 RD2|| align=right|12,7|| align=right|2,952|| align=right|0,186|| align=right|3,21|| align=right|5,070||MBA||8. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(9916) Kibirev||1978 TR2|| align=right|13,0|| align=right|2,852|| align=right|0,082|| align=right|1,02|| align=right|4,815||MBA||3. října 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(9917)||1979 MK|| align=right|13,2|| align=right|2,372|| align=right|0,133|| align=right|6,37|| align=right|3,653||MBA||26. června 1979||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|(9918)||1979 MK3|| align=right|13,3|| align=right|3,109|| align=right|0,131|| align=right|6,15|| align=right|5,481||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(9919) Undset||1979 QF1|| align=right|15,2|| align=right|2,379|| align=right|0,212|| align=right|1,61|| align=right|3,669||MBA||22. srpna 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(9920)||1981 EZ10|| align=right|13,6|| align=right|2,785|| align=right|0,039|| align=right|3,25|| align=right|4,646||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9921)||1981 EO18|| align=right|14,3|| align=right|2,377|| align=right|0,060|| align=right|2,40|| align=right|3,664||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9922) Catcheller||1981 EO21|| align=right|15,1|| align=right|2,402|| align=right|0,213|| align=right|1,62|| align=right|3,722||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9923)||1981 EB24|| align=right|14,1|| align=right|2,811|| align=right|0,072|| align=right|4,41|| align=right|4,712||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9924)||1981 EM24|| align=right|14,0|| align=right|2,790|| align=right|0,102|| align=right|2,85|| align=right|4,660||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9925)||1981 EU24|| align=right|13,8|| align=right|2,806|| align=right|0,096|| align=right|3,23|| align=right|4,700||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9926)||1981 EU41|| align=right|15,7|| align=right|2,383|| align=right|0,169|| align=right|2,14|| align=right|3,679||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9927) Tyutchev||1981 TW1|| align=right|13,9|| align=right|2,216|| align=right|0,245|| align=right|6,03|| align=right|3,299||MBA||3. října 1981||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(9928)||1981 WE9|| align=right|14,4|| align=right|2,218|| align=right|0,178|| align=right|2,85|| align=right|3,302||MBA||16. listopadu 1981||Bickley||Perth Observatory
|-
|(9929) McConnell||1982 DP1|| align=right|14,1|| align=right|2,277|| align=right|0,138|| align=right|6,02|| align=right|3,435||MBA||24. února 1982||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(9930) Billburrows||1984 CP|| align=right|13,9|| align=right|2,437|| align=right|0,105|| align=right|7,46|| align=right|3,804||MBA||5. února 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9931) Herbhauptman||1985 HH|| align=right|13,5|| align=right|2,378|| align=right|0,179|| align=right|2,47|| align=right|3,666||MBA||18. dubna 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|(9932) Kopylov||1985 QP5|| align=right|13,4|| align=right|2,553|| align=right|0,094|| align=right|14,17|| align=right|4,078||MBA||23. srpna 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(9933) Alekseev||1985 SM3|| align=right|14,2|| align=right|2,153|| align=right|0,142|| align=right|3,86|| align=right|3,159||MBA||19. září 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. I. Černych
|-
|(9934) Caccioppoli||1985 UC|| align=right|13,5|| align=right|2,580|| align=right|0,232|| align=right|16,62|| align=right|4,143||MBA||20. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9935)||1986 CP1|| align=right|13,4|| align=right|2,663|| align=right|0,125|| align=right|4,10|| align=right|4,345||MBA||4. února 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9936)||1986 PN4|| align=right|11,7|| align=right|3,073|| align=right|0,193|| align=right|15,47|| align=right|5,387||MBA||8. srpna 1986||Smolyan||E. W. Elst; V. Ivanova
|-
|(9937) Triceratops||1988 DJ2|| align=right|15,0|| align=right|2,365|| align=right|0,233|| align=right|1,27|| align=right|3,637||MBA||17. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9938) Kretlow||1988 KA|| align=right|13,8|| align=right|2,140|| align=right|0,191|| align=right|3,81|| align=right|3,130||MBA||18. května 1988||La Silla||W. Landgraf
|-
|(9939)||1988 VK|| align=right|14,0|| align=right|2,195|| align=right|0,156|| align=right|5,79|| align=right|3,252||MBA||3. listopadu 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(9940)||1988 VM3|| align=right|14,4|| align=right|2,172|| align=right|0,171|| align=right|2,22|| align=right|3,200||MBA||11. listopadu 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(9941) Iguanodon||1989 CB3|| align=right|14,5|| align=right|2,300|| align=right|0,122|| align=right|5,44|| align=right|3,488||MBA||4. února 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9942)||1989 TM1|| align=right|13,2|| align=right|2,596|| align=right|0,168|| align=right|9,94|| align=right|4,181||MBA||8. října 1989||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(9943)||1989 UG3|| align=right|13,3|| align=right|2,610|| align=right|0,164|| align=right|4,91|| align=right|4,217||MBA||29. října 1989||Tokushima||M. Iwamoto; T. Furuta
|-
|(9944)||1990 DA3|| align=right|13,1|| align=right|2,835|| align=right|0,048|| align=right|3,17|| align=right|4,771||MBA||24. února 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9945)||1990 KX|| align=right|13,8|| align=right|2,211|| align=right|0,149|| align=right|5,44|| align=right|3,286||MBA||21. května 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(9946)||1990 ON2|| align=right|14,1|| align=right|2,260|| align=right|0,077|| align=right|3,19|| align=right|3,396||MBA||29. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9947)||1990 QB|| align=right|14,6|| align=right|2,333|| align=right|0,254|| align=right|21,86|| align=right|3,562||MBA||17. srpna 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(9948)||1990 QB2|| align=right|14,5|| align=right|2,385|| align=right|0,216|| align=right|2,10|| align=right|3,683||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9949) Brontosaurus||1990 SK6|| align=right|14,0|| align=right|2,355|| align=right|0,062|| align=right|7,72|| align=right|3,613||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9950) ESA||1990 VB|| align=right|16,2|| align=right|2,441|| align=right|0,531|| align=right|14,59|| align=right|3,814||AMR||8. listopadu 1990||Caussols||C. Pollas
|-
|(9951) Tyrannosaurus||1990 VK5|| align=right|14,0|| align=right|2,427|| align=right|0,124|| align=right|7,40|| align=right|3,780||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9952)||1991 AK|| align=right|12,8|| align=right|2,655|| align=right|0,047|| align=right|1,94|| align=right|4,324||MBA||9. ledna 1991||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(9953)||1991 EB|| align=right|13,7|| align=right|2,624|| align=right|0,126|| align=right|2,84|| align=right|4,249||MBA||7. března 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9954) Brachiosaurus||1991 GX7|| align=right|13,6|| align=right|2,759|| align=right|0,132|| align=right|9,10|| align=right|4,582||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9955)||1991 PU11|| align=right|14,6|| align=right|2,274|| align=right|0,180|| align=right|4,99|| align=right|3,428||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(9956) Castellaz||1991 TX4|| align=right|14,3|| align=right|2,215|| align=right|0,144|| align=right|5,84|| align=right|3,295||MBA||5. října 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(9957) Raffaellosanti||1991 TO13|| align=right|13,8|| align=right|2,286|| align=right|0,130|| align=right|6,88|| align=right|3,457||MBA||6. října 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9958)||1991 VL1|| align=right|14,6|| align=right|2,176|| align=right|0,127|| align=right|5,97|| align=right|3,210||MBA||4. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9959)||1991 VF2|| align=right|14,7|| align=right|2,244|| align=right|0,140|| align=right|5,65|| align=right|3,362||MBA||9. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9960) Sekine||1991 VE4|| align=right|14,4|| align=right|2,198|| align=right|0,189|| align=right|4,84|| align=right|3,259||MBA||4. listopadu 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(9961)||1991 XK|| align=right|14,2|| align=right|2,241|| align=right|0,106|| align=right|4,86|| align=right|3,355||MBA||4. prosince 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9962) Pfau||1991 YL1|| align=right|14,6|| align=right|2,384|| align=right|0,141|| align=right|0,80|| align=right|3,681||MBA||28. prosince 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9963) Sandage||1992 AN|| align=right|13,6|| align=right|2,342|| align=right|0,281|| align=right|23,46|| align=right|3,583||MBA||9. ledna 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(9964) Hideyonoguchi||1992 CF1|| align=right|13,4|| align=right|2,471|| align=right|0,150|| align=right|6,22|| align=right|3,884||MBA||13. února 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(9965) GNU||1992 EF2|| align=right|14,2|| align=right|2,418|| align=right|0,172|| align=right|12,20|| align=right|3,760||MBA||5. března 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(9966)||1992 ES13|| align=right|14,5|| align=right|2,377|| align=right|0,148|| align=right|2,07|| align=right|3,665||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(9967) Awanoyumi||1992 FV1|| align=right|12,8|| align=right|2,585|| align=right|0,171|| align=right|8,60|| align=right|4,155||MBA||31. března 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9968)||1992 JS2|| align=right|12,7|| align=right|2,568|| align=right|0,052|| align=right|12,98|| align=right|4,114||MBA||4. května 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9969) Braille||1992 KD|| align=right|15,8|| align=right|2,345|| align=right|0,432|| align=right|28,90|| align=right|3,590||MBA||27. května 1992||Palomar||E. F. Helin; K. J. Lawrence
|-
|(9970)||1992 ST1|| align=right|12,4|| align=right|2,794|| align=right|0,205|| align=right|7,54|| align=right|4,669||MBA||26. září 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(9971) Ishihara||1993 HS|| align=right|13,9|| align=right|2,182|| align=right|0,122|| align=right|2,75|| align=right|3,223||MBA||16. dubna 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9972) Minoruoda||1993 KQ|| align=right|13,6|| align=right|2,290|| align=right|0,200|| align=right|9,42|| align=right|3,465||MBA||26. května 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(9973) Szpilman||1993 NB2|| align=right|14,2|| align=right|2,532|| align=right|0,172|| align=right|1,50|| align=right|4,027||MBA||12. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9974) Brody||1993 OG13|| align=right|14,1|| align=right|2,389|| align=right|0,180|| align=right|1,73|| align=right|3,692||MBA||19. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9975) Takimotokoso||1993 RZ1|| align=right|14,5|| align=right|2,463|| align=right|0,143|| align=right|1,05|| align=right|3,865||MBA||12. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9976)||1993 TQ|| align=right|13,2|| align=right|2,692|| align=right|0,206|| align=right|8,50|| align=right|4,416||MBA||9. října 1993||Hidaka||S. Shirai; S. Hayakawa
|-
|(9977)||1994 AH|| align=right|12,8|| align=right|2,937|| align=right|0,070|| align=right|2,76|| align=right|5,032||MBA||2. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9978)||1994 AJ1|| align=right|12,9|| align=right|2,995|| align=right|0,096|| align=right|9,36|| align=right|5,182||MBA||7. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9979)||1994 VT|| align=right|14,6|| align=right|2,404|| align=right|0,174|| align=right|1,98|| align=right|3,726||MBA||3. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9980)||1995 BQ3|| align=right|13,4|| align=right|2,641|| align=right|0,195|| align=right|9,44|| align=right|4,292||MBA||31. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9981)||1995 BS3|| align=right|13,5|| align=right|2,676|| align=right|0,029|| align=right|2,51|| align=right|4,377||MBA||31. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9982)||1995 CH|| align=right|14,3|| align=right|2,687|| align=right|0,157|| align=right|14,31|| align=right|4,404||MBA||1. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9983) Rickfienberg||1995 DA|| align=right|13,4|| align=right|2,707|| align=right|0,117|| align=right|8,33|| align=right|4,452||MBA||19. února 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(9984) Gregbryant||1996 HT|| align=right|13,6|| align=right|2,491|| align=right|0,044|| align=right|3,83|| align=right|3,930||MBA||18. dubna 1996||Macquarie||R. H. McNaught; J. B. Child
|-
|(9985) Akiko||1996 JF|| align=right|14,8|| align=right|2,304|| align=right|0,142|| align=right|5,43|| align=right|3,496||MBA||12. května 1996||Yatsuka||R. H. McNaught; H. Abe
|-
|(9986) Hirokun||1996 NX|| align=right|12,7|| align=right|2,573|| align=right|0,056|| align=right|14,02|| align=right|4,127||MBA||12. července 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(9987) Peano||1997 OO1|| align=right|15,1|| align=right|2,251|| align=right|0,089|| align=right|7,64|| align=right|3,377||MBA||29. července 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(9988) Erictemplebell||1997 RX6|| align=right|12,8|| align=right|2,899|| align=right|0,021|| align=right|1,87|| align=right|4,935||MBA||9. září 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(9989)||1997 SG16|| align=right|13,2|| align=right|2,854|| align=right|0,014|| align=right|1,82|| align=right|4,821||MBA||27. září 1997||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(9990)||1997 SO17|| align=right|13,3|| align=right|2,830|| align=right|0,083|| align=right|2,10|| align=right|4,760||MBA||30. září 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(9991) Anežka||1997 TY7|| align=right|12,7|| align=right|3,205|| align=right|0,155|| align=right|2,18|| align=right|5,736||MBA||5. října 1997||Kleť||Z. Moravec
|-
|(9992)||1997 TG19|| align=right|14,4|| align=right|2,171|| align=right|0,294|| align=right|2,60|| align=right|3,199||MBA||8. října 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(9993) Kumamoto||1997 VX5|| align=right|13,1|| align=right|2,538|| align=right|0,054|| align=right|10,69|| align=right|4,042||MBA||6. listopadu 1997||Kumamoto||J. Kobayashi
|-
|(9994) Grotius||4028 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,585|| align=right|0,177|| align=right|7,17|| align=right|4,156||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9995) Alouette||4805 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,390|| align=right|0,163|| align=right|2,32|| align=right|3,695||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9996) ANS||9070 P-L|| align=right|13,0|| align=right|2,800|| align=right|0,234|| align=right|7,67|| align=right|4,684||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9997) COBE||1217 T-1|| align=right|13,7|| align=right|2,547|| align=right|0,115|| align=right|2,47|| align=right|4,063||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9998) ISO||1293 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,162|| align=right|0,095|| align=right|3,92|| align=right|3,178||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(9999) Wiles||4196 T-2|| align=right|13,1|| align=right|2,839|| align=right|0,067|| align=right|3,21|| align=right|4,784||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10000) Myriostos||1951 SY|| align=right|15,3|| align=right|2,587|| align=right|0,304|| align=right|20,61|| align=right|4,161||MBA||30. září 1951||Palomar||A. G. Wilson
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
APL – Apollonova skupina,
BIN – binární planetka,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek